Las variantes textuales se presentan cuando un copista hace alteraciones deliberadas o inadvertidas a un texto que reproduce. Algunas alteraciones comunes incluyen la eliminación, reorganización, la repetición, o la sustitución de una o más palabras cuando el ojo del copista regresa a una palabra similar en la ubicación incorrecta del texto original. Si sus ojos omiten a una palabra anterior, pueden crear una repetición (error de ditografía). Si su ojo omiten una palabra posterior, pueden crear una omisión, o pueden recurrir a la realización de una ligera reordenación de las palabras para retener el significado general sin comprometer el contexto. En otros casos, el copista puede añadir el texto de memoria de un texto similar o paralelo en otra ubicación. De lo contrario, también pueden sustituir algún texto del original con una lectura alternativa. La ortografía ocasionalmente cambia. Los sinónimos pueden estar sustituidos. Un pronombre se puede cambiar en un nombre propio (por ejemplo «él dijo» puede devenir en «Jesús dijo»).

Orígenes, escribiendo en el siglo III, fue uno de los primeros que hizo comentarios acerca de las diferencias entre los manuscritos de los textos que se recogieron finalmente como el Nuevo Testamento. Declaró sus preferencias entre las variantes de lectura. Por ejemplo, en , estaba a favor de «Barrabás» en contra de «Jesús Barrabás» (In Matt. Comm. ser. 121). En , prefirió «Betábara» sobre «Betania», como la ubicación donde Juan bautizaba (Comentario sobre Juan VI.40 (24)). «Gergeza» fue preferido sobre «Geraza» o «Gadara» (Comentario sobre Juan VI.40 (24); véase ). En , Orígenes informó de dos lecturas diferentes: «separado de Dios» y «por la gracia de Dios».

En su edición crítica del Nuevo Testamento Griego (1707), John Mill estimó que contenía unos 30.000 variantes textuales en sus anotaciones en el libro, que se basaba en «cerca de 100 manuscritos [griegos]». Eberhard Nestle estima este número en 1897 como 150.000-200.000 variantes. Bart D. Ehrman ha estimado que hay «entre 200.000-400.000 variantes [en] varias millones de páginas de manuscritos», y en 2014 Eldon J. Epp elevó la estimación tan alta como 750.000. Sin embargo, Epp dice que no hay «ninguna estimación fiable del número total de variantes que se encuentran en nuestros testigos existentes».

Una lista abreviada de las variantes textuales en el Nuevo Testamento se da en este artículo (abajo).

Leyenda:

 mss: manuscritos
 : papiros
 número que empieza con «0»: uncial
 número que no empieza con «0»: minúscula
 ℓ: leccionario
 «Byz» o «Maj»: tipo textual bizantino
 ƒ: familia
 vg: Vulgata
 A: Codex Alexandrinus
 B: Codex Vaticanus
 C: Codex Ephraemi Rescriptus
 Dea: Codex Bezae
 Dp: Codex Claromontanus
 Ke: Codex Cyprius
 Kap: Codex Mosquensis I
 Le: Codex Regius
 Lap: Codex Angelicus
 Papr: Codex Porphyrianus
 W: Codex Washingtonianus
 Z: Codex Dublinensis
 Γ: Codex Tischendorfianus IV
 Δ: Codex Sangallensis 48
 Θ: Codex Koridethi
 Π: Codex Petropolitanus
 Φ: Codex Beratinus
 Ξ: Codex Zacynthius
 Ψ: Codex Athous Lavrensis
 Ω: Codex Athous Dionysiou
 א: Codex Sinaiticus
 ff1: Codex Corbeiensis I

Evangelio de Mateo 

Mateo 1:3
 Ζαρε — 1 B mae-1
 Ζαρα — rollo (es decir, todos los demás existentes MSS).

Mateo 1:6
 Δαυιδ δε ο βασιλευς (También el rey David) — C K L W Δ Π 33 157 892 1071 Maj itmss vg syrh geo
 Δαυιδ δε (También David) — 1 א B Γ f1 f13 579 700 itg1,k vgmss syrs,c,p co arm

Mateo 1:16
 Ιησους (Jesús) — omitido por ƒ1

Mateo 1:18
 Ιησου (Jesús) — W
 Χριστου (Cristo) — 71 Latt syrs,c Diatessaronsyr Ireneolat Jerónimopt Agustín
 Χριστου Ιησου (Cristo Jesús) — B Orígenespt Jerómimopt
 Ιησου Χριστου (Jesús Cristo) — rollo

Mateo 1:19
 δειγματισαι (dar ejemplo) — א1 B Z ƒ1
 παραδιγματίσαι (dar ejemplo/espectáculo de) — א* W
 παραδειγματισαι (dar ejemplo/espectáculo de) — א2 C L Θ ƒ13 33 Maj

Mateo 1:21
 τεξεται δε σοι υιον (Entonces ella dará a luz a tu hijo) — syrs,c
 τεξεται δε υιον (Entonces ella dará a luz un hijo) — rollo

Mateo 1:21
 αυτος γαρ σωσει τον κοσμον (porque él salvará el mundo) — syrc
 αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου (porque él salvará a su pueblo) — rollo

Mateo 1:22
 δια Ησαιου του προφητου (por medio del profeta Isaías) — D 269 954 ita,b,c,d vgmss syrs,h,pal copsams arm Diatessaronsyr Ireneolat
 δια στοματος Ησαιου του προφητου (por boca del profeta Isaías) — syrc
 δια του προφητου (por medio del profeta) — rollo

Mateo 1:23
 καλεσεις το ονομα (túsg llamarás su nombre) — D*,2 itd(c),ff1 copbomss Orígenes Eusebio
 καλεσει το ονομα (él llamará su nombre) — itd*
 καλεσουσιν το ονομα (ellos llamarán su nombre) — rollo

Mateo 1:24
 ἐγερθεὶς (despertó) — א B C Z 071 f1
 διεγερθεὶς (fue despertado) — C3 D L W 087 f13 33 𝔐

Mateo 1:25
 ουκ εγινωσκεν αυτην εως ου (no la conoció hasta que [el tiempo]) — omitido por itk syrs

Mateo 1:25
 υιον (un hijo) — א B Zvid 071vid ƒ1 ƒ13pt 33 1192 itb,c,g1,k syrc,palmss mae-1 geo Ambrosio Cromacio
 αυτω υιον (a él un hijo) — syrs
 τον υιον (el hijo) — copbo
 υιον αυτης (su hijo) — 1182 copsa
 τον υιον τον πρωτοτοκον (el hijo primogénito) — D* L itd,q
 τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον (su hijo primogénito) — rollo

Mateo 2:3
 πασα (toda) — omitido por D

Mateo 2:4
 παρ' αυτων (convocados) — omitido por D Γ

Mateo 2:5
 per Esiam prophetam dicentum (por el profeta Isaías quien dijo) — ita
 δια του προφητου Μιχαιου (por el profeta Miqueas) — 4 copboms
 δια του προφητου (por el profeta) — rollo

Mateo 2:9
 επανω (sobre) — omitido por syrs Orígenes

Mateo 2:9
 του παιδιου (del niño) — D it
 ου ην το παιδιον (donde el niño estaba) — rollo

Mateo 2:11
 ευρον (encontraron) — 2c, 474, itaur,b,c,ff1,g1 vg
 ειδον (vieron) — rollo

Mateo 2:11
 τας πηρας (su bolsa) — Epifanio
 τους θησαυρους (sus tesoros) — rollo

Mateo 2:15
 του στοματος Ησαιου του προφητου (la boca de Isaías el profeta) — syrs
 του προφητου (el profeta) — rollo

Mateo 2:17
 ρηθεν υπο Κυριου δια Ιερεμιου (dicho por el Señor por medio de Jeremías) — D itaur

Mateo 2:18
 κλαυθμος (llanto) — א, B, Z, 0250, ƒ1, 22, 279, 372 1491 𝑙2211 lat syrp,pal copsa,mae Justino Hilario Jerónimo Agustín Hesiquio
 θρηνος (lamentación) — copbo
 θρῆνος καὶ κλαυθμός (lamentación y llanto) — C D E K L W Δ Π Σ 0233 ƒ13, mayoría de las minúsculas, 𝔐 𝑙70 𝑙150 𝑙185 𝑙1761 it(d) syrs,c,h arm eth geo slav Orígenes Proclo

Mateo 2:18
 βρυγμος (crujir) — Z
 οδυρμος (gemido) — rollo

Mateo 2:21
 ηλθεν (llegó) — D L W 0233 0250 ƒ1 ƒ13 33 coppt 𝔐
 εισηλθεν (entró) — א B C coppt
 επανηλθεν (regresó) — coppt Eusebio

Mateo 3:3
 φωνη βοωντος εν τη ερημω (Voz del que clama en el desierto) — omitido por syrs

Mateo 3:3
 ευθειας ποιειτε τας τριβους αυτου (Enderezad sus sendas) — omitido por itk syrs

Mateo 3:3 (véase Isaías 40:3)
 του Θεου ημων (de nuestro Dios) — itb syrc Ireneo
 omitido (véase variante previa) — itk syrs
 αυτου — rollo

Mateo 3:5
 παιδια Ιεροσολυμα (los niños de Jerusalén) — syrs,c
 τα Ιεροσολυμα (los jerosolimitanos) — 157 1071c
 πασα Ιεροσολυμα (toda Jerusalén) — 517 892 1424
 πασα η Ιεροσολυμα (todos de Jerusalén) — ƒ1 22 1365 ita,k,l vgms arm Orígenes
 Ιεροσολυμα (Jerusalén) — rollo

Mateo 3:6
 εις τον Ιορδανην (dentro del Jordán) — 983 1689
 εν τω Ιορδανη (en el Jordán) — C3 D K L Π ƒ13 28 700 892 𝔐 lat mae-1
 εν τω Ιορδανη ποταμω (en el río Jordán) — א B C* M S W Δ 0233 ƒ1 22 33 157 346 579 1424 itq syr cop arm Orígenes

Mateo 3:9
 εν εαυτοις (en vosotros mismos) — omitido por itmss syrs Crisóstomo

Mateo 3:11
 οπισω μου (tras mí) — omitido por 101 ita,d copsamss Cipriano

Mateo 3:11
 και πυρι (y fuego) — omitido por E S V Ω 2 28 517 579 1424 𝔐 syrpal

Mateo 3:14
 Ιωαννης (Juan) — omitido por א* B 𝑙1043 copsa Eusebio

Mateo 3:15
 τοτε αφιησιν αυτον βαπτισθηναι (Entonces él le permitió ser bautizado) — syrs,c
 [τοτε αφιησιν αυτον] et cum baptizaretur lumen ingens circum fulsit de aqua, ita ut timerent omnes qui advenerant (Entonces él le permitió. Y cuando él debe ser bautizado, una luz prodigiosa brilló cerca desde (¿hacia abajo?) el agua, para que todo lo que había venido temiese) — ita
 [τοτε αφιησιν αυτον] et cum baptizaretur Iesus lumen magnum fulgebat de aqua, ita ut timerant omnes qui congregati erant (Entonces él le permitió. Y cuando él debe ser bautizado, una luz prodigiosa brilló cerca desde (¿hacia abajo?) el agua, de manera que todos los que estaban reunidos temiesen) — itg1
 και πυρ ανηφθη εν τω Ιορδανη (Y el fuego se encendió en el Jordán) — Justino Mártir
 ...la luz que apareció en el agua [del Jordán]... — DiatessaronTaciano (por Efrén)
 και ευθυς περιελαμψε τον τοπον φως μεγα (Y de inmediato una gran luz iluminó aquel lugar) — GospelHeb (por Epifanio)
 τοτε αφιησιν αυτον (Entonces le permitió) — rollo

Mateo 3:17
 λεγουσα προς αυτον Συ ει ο υιος μου (saying to him, "You are my son") — D ita,d syrs,c,pal Ireneo
 λεγουσα Ουτος εστιν ο υιος μου (saying, "This is my son") — rollo

Mateo 4:2
 και νυκτας τεσσερακοντα (and forty nights) — omitido por ƒ1 syrc Ireneo

Mateo 4:4
 εκπορευομενω δια στοματος (going out through the mouth) — omitido por D ita,b,d,g1 Clemente Tertuliano Agustín

Mateo 4:6
 βαλε σεαυτον εντευθεν κατω (Throw yourself down from here) — C* Θ syrs copbo
 βαλε σεαυτον κατω (Throw yourself down) — rollo

Mateo 4:10
 υπαγε (Go away!) — א B C*vid K P S V W Δ Σ 0233 ƒ1 ƒ13 22 372 565 579* 700 892* 1079 1546 2680 2737 𝑙253 itf,k,l(c) vgmss syrp,h,pal copmss geomss slavmss Diatessaronarm Ignacio Ireneopt Tertuliano Orígenes Hilario Cromacio Basilio Jerónimo
 vade retro (Go behind!) — ita, aur, c, ff1, g1 vgmss Ireneoarm
 υπαγε οπισω μου (Get behind me!) — C2 D E L Z 28 33 118supp 157 180 205 209 597c 892c 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1365 1424 1505 1582c 1646 2148 2174 𝔐 𝑙76 itb,d,h,l* vgms syrc copmss arm eth geomss slavmss Diatessaronsyr Justino Liber Graduum Atanasio Asterio Efrén (Ambrosio) Crisóstomo (Agustín) Nestoriomss
 υπαγε οπισω σου (Get behind you or Get you behind) — syrs

Mateo 4:12
 ο Ιησους (Jesus) — omitido por א B C*vid D Z 33 700 1010 1241 itff1,k syrs cop Orígenes

Mateo 4:17
 μετανοειτε (Repent!) — omitido por itk syrs,c (Justino) Clemente Orígenesmss (Eusebio)

Mateo 4:18
 Παραγων (while passing) — D it syrs Eusebio
 Περιπατων (while walking) — rollo

Mateo 4:18
 τον λεγομενον Πετρον (who is called Peter) — omitido por syrs

Mateo 4:21-22
 Ambos versos omitidos — W 33

Mateo 4:23
 ο Ιησους (Jesus) — omitido por B 𝑙20 𝑙1043 it(k) syrc copsa,mae-1

Mateo 4:24
 Και απηλθεν η ακοη αυτου εις ολην την Συριαν (And the report of him went forth into all of Syria) — omitido por syrs

Mateo 4:24
 δαιμονιζομενους και σεληνιαζομενους και παραλυτικους (those being possessed by demons, and those being moonstruck, and the paralytics) — omitido por syrs

Mateo 4:24
 και παντας εθεραπευσεν (and he tended to all) — D it syrs,c
 texto omitido — it(k)
 και εθεραπευσεν αυτους (and he tended to them) — rollo

Mateo 5:4-5
 Verses appear in reverse order (5-4) — D 17 33 130 ita,aur,c,d,ff1,g1,h,k,l vg syrc copboms Diatessaron Clemente Orígenes Eusebio Cánones Apostólicos Afraates Hilario Efrén Basilio Gregorio Ambrosio Crisóstomopt Jerónimo Agustín Teodoretopt

Mateo 5:11]
 οταν οι ανθρωποι (whenever other men) — 0133 itaur*,(g1),(q) syrs,c
 οταν (whenever) — rollo

Mateo 5:11
 ρημα (statement) — omitido por א B D 𝑙1043 lat syr(s),c cop Tertuliano

Mateo 5:11
 ψευδομενοι (while lying i.e. falsely) — omitido por D itb,c,d,g1,h,k syrs Tertuliano Orígenespt Eusebio Hilario Lucifer Ambrosio Cromaciopt Agustínpt Speculum

Mateo 5:11
 ενεκεν του ονοματος μου (for the sake of my name) — syrs,c
 ενεκεν δικαιοσυνης (for the sake of righteousness) — D itmss
 ενεκεν εμου (for my sake) — rollo

Mateo 5:12
 τους προ υμων (who were before you) — omitido por syrs

Mateo 5:18
 παρελθη απο του νομου και των προφητων (pass away from the Law and the Prophets) — Θ Σ ƒ13 565 1071 syrpalmss arm Ireneolat
 παρελθη απο του νομου (pass away from the Law) — rollo

Mateo 5:19
 ος δ’ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων (but whoever should do them and should teach them, the same will be called great in the kingdom of the heavens) — omitido por א* D W itd copboms

Mateo 5:20
 Verso omitido — א* D itd vgms

Mateo 5:22
 οργιζομενος τω αδελφω αυτου (angry at his brother) — 64 א* B Ω 372 1292 1424mg 2174vid 2737 itaur vgmss ethmss GospelNaz Ptolomeo Justino Clemente Tertulianovid Orígenes Teodoro Basilio Cromacio Jerónimo Agustínpt Casiano
 οργιζομενος τω αδελφω αυτου εικη (angry at his brother without cause) — א2 D E K L W Δ Θ Π Σ 0233 0287 ƒ1 ƒ13, mayoría de las minúsculas, 𝔐 Lect it vgmss syr cop goth arm ethmss geo slav Diatessaron Ireneo Orígenesmss Cipriano Eusebio Hilario Lucifer Basilio Constituciones Apostólicas Crisóstomo Agustínpt Cirilo Jerónimomss Speculum Teodoreto Teodoro de Mopsuestia

Mateo 5:25
 ο κριτης (the judge) — 64(vid) א B 0275 ƒ1 ƒ13 372 892 1216 1230 itk syrpal arm eth geomss Carpócrates Ireneolat Clemente Hilario Crisóstomo Agustín
 ο κριτης σε παραδωσει (the judge will hand you over) — D
 ο κριτης σε παραδω (the judge should hand you over) — K L W Δ Θ Π 0233 22 28 33 565 (700) 1009 1010 1071 1079 1195 1241 1242 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect lat syrc,p,h cop goth geomss Jerónimo
 texto omitido — syrs

Mateo 5:27
 ερρεθη τοις αρχαιοις (it was told to the ancients) — L Δ Θ 0233 ƒ13 33 579 892 1010 𝔐mss vgmss syrc Ireneolat Orígeneslat Eusebiopt Cirilo
 ερρεθη (it was told) — rollo

Mateo 5:29
 απελθη εις γεενναν (should depart into Gehenna) — D 700mg itmss syrs,c copbo,(mae)
 βληθη εις γεενναν (should be cast into Gehenna) — rollo

Mateo 5:30
 Verso omitido — D itd vgms syrs copboms

Mateo 5:30
 εις γεενναν απελθη (into Gehenna he should depart) — א B ƒ1 22 33 157 517supp 892 lat syrc copbo,(mae)
 βληθησει εις την γεενναν (will be cast into the Gehenna) — L
 βληθη εις γεενναν (should be cast into Gehenna) — W Δ Θ 0233 ƒ13 𝔐 itf vgms syrp,h copsa goth Basilio

Mateo 5:32
 και ος εαν απολελυμενην γαμηση μοιχαται (and whoever should marry her who has been divorced, they commit adultery) — א(*),c E K (L) W Δ (Θ) Π Σ 0250 ƒ1 ƒ13 22 28 33 157 180 205 565 (579) 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 (1216) 1230 (1241) 1242 1243 1292 1342 1365 1424 1505 1646 (2148) 2174 𝔐 Lect ith syrh copbo,mae goth arm ethmss Basilio Crisóstomo
 και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται (and the one who should marry her who has been divorced, they commit adultery) — B (828) (𝑙184) 𝑙185 𝑙1579 lat syr copsa (geo) slav Orígenes
 και ος απολελυμενην μοιχαται (and he who ... her who has been divorced, they commit adultery) — 1546
 texto omitido — D 64 ita,b,d,k Orígenesmss Zeno Cromacio Agustínpt Agustínmss Speculum

Mateo 5:33
 τοις αρχαιοις (to the ancients) — omitido por itk syrs Ireneolat

Mateo 5:39
 δεξιαν (right) — omitido por D itd,k syrs,c

Mateo 5:44
 ευλογειτε τους καταρωμενους υμας καλως ποιειτε τοις μισουσιν υμας (bless those who curse you, do good to those who hate you) — D(*),c E K L W Δ Θ Π Σ 047 ƒ13 28 33 118supp 157 180 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1079 1185 1195 1216 1241 1242c 1243 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lectmss itc,d,f,h syr(p),h,(pal) mae-1 goth armmss ethmss geomss slav Afraates (Lucifer) Constituciones Apostólicas (Crisóstomo) (Speculum)
 ευλογειτε τους καταρωμενους υμας (bless those who curse you) — 1071 𝑙866 𝑙871 𝑙1016 copbomss geomss (Atenágoras) Clemente Tertuliano Eusebiopt (Teodoreto) Casiodoro
 καλως ποιειτε τοις μισουσιν (do good to those hating you) — 1230 1242* lat armmss Eusebiopt Ambrosio Cromacio Jerónimo Agustín Arsenio
 Texto omitido — א B ƒ1 22 205 279 660* 1192 2786* itk syrs,c copsa,bomss Codex Schøyen Teófilo Ireneolat Orígenes Cipriano Adamantio Fausto

Mateo 5:44
 επηρεαζοντων υμας (insultingly mistreat you) — omitido por א B ƒ1 205 itk syrs,c copsa,bomss ethmss Atenágoras Teófilo Ireneolat Tertuliano Orígenes Cipriano (Adamantio) Fausto Lucifer Jerónimopt Agustín (Speculum)

Mateo 5:47
 Verso omitido — itk syrs,c

Mateo 5:47
 φιλους (loved ones) — L W Δ Θ 28 33 𝔐 itf,h syrh goth Basilio
 αδελφους (brethren) — א B D Z ƒ1 ƒ13 22 372 472 892 lat syrc,p cop Cipriano
 ασπαζομενους υμας (those who greet you) — 1424

Mateo 5:47
 εθνικοι (Gentiles) — א B D Z Δ ƒ1 22 33 174 (205) 279 372 892 1071 1216 1230 1241 1365 1424 2680 2786 lat syrs,c,h,pal cop eth geomss Cipriano (Lucifer) Basilio Cromacio Agustín
 τελωναι (tax collectors) — E K L W Δ Θ Π Σ ƒ13 28 157 180 565 579 597 700 1006 1009 1010 1079 1195 1242 1243 1292 1342 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect ith syrp goth geomss slav
 τελωναι και οι αμαρτωλοι (tax collectors and the sinful people) — arm

Mateo 6:1
 δικαιοσυνην (your righteousness) — א*,2 B D 0250 ƒ1 372 892 1424* Lat syrs,pal Orígenes
 δοσιν (your giving) — א1 syrc copsamss,bo
 δοσεις (your gifts) — Diatessaronsyr
 ελεημοσυνην (your alms-giving) — L W Z Δ Θ ƒ13 22 28 33 𝔐 itf,k syrp,h copmae-1 arm goth Clemente Orígenesmss Dídimo Basilio

Mateo 6:4
 αποδωσει σοι (he will recompense you) — א B D Z ƒ1 ƒ13pt 22 33 205 983 1192 1292 1689 2786 itaur,d,ff1,k vg syrc cop Diatessaronsyr Orígenes Cipriano Cromacio Jerónimo Agustín
 αποδωσει σοι εν τω φανερω (he will recompense you in the open) — E K L W Δ Θ Π Σ 0250 ƒ13pt 13 28 157 (168) 180 565 579 597 (700) 828 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect ita,b,c,f,g1,h,l,q syrs,p,h,pal arm goth eth geo slav Diatessaronarm Basilio Nilo Crisóstomo Speculum

Mateo 6:5
 Verso omitido — syrs

Mateo 6:6
 προσευξαι τω πατρι σου εν τω κρυπτω (pray to your Father in secret) — D ƒ1 ƒ13 700 itmss vgmss syrs,c copbomss
 προσευξαι τω πατρι σου τω εν τω κρυπτω (pray to your Father who is in secret) — rollo

Mateo 6:6
 αποδωσει σοι (he will recompense you) — א B D Z ƒ1 22 205 1192 2786* itaur,d,ff1,k vg syrs,c,palmss cop Diatessaronsyr Orígenes Eusebio (Pseudo-Clementina) Hilario Ambrosio Cromacio Agustín
 αποδωσει σοι εν τω φανερω (he will recompense you in the open) — E G K L W X Δ Θ Π Σ ƒ13 28 33 157 180 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect ita,b,c,f,g1,h,l,π,q syrp,h,palmss arm goth eth geo slav Diatessaronarm Crisóstomo Cirilo

Mateo 6:7
 υποκριται (hypocrites) — B 1424 syrc copmae
 εθνικοι (Gentiles) — rollo

Mateo 6:8
 ο πατηρ υμων ο ουρανιος (your heavenly father) — 047 28 892mg 1195 1216 1424 1505 syrh eth geomss Basiliopt
 ο θεος ο πατηρ υμων (your God the Father) — א1 B copsa,mae-1 Orígenespt
 ο πατηρ ο ουρανιος (the heavenly father) — Orígenespt
 ο πατηρ ημων (our father) — ƒ1 205 1253 1546 𝑙76 𝑙184 𝑙387 𝑙859 𝑙1074 𝑙1663
 ημων ο εν τοις ουρανιος (our one in the heavenly) — 2148
 ο πατηρ υμων (your father) — א* D E G K L W Z Δ Θ Π Σ 0170vid ƒ13 22 33 157 180 565 579 597 700 892* 1006 1009 1010 1071 1079 1230 1241 1242 1243 1292 1342 1365 1646 2174 𝔐 Lectmss latt syrs,c,p,pal copbo,fay arm goth geomss slav Diatessaronsyr Orígenespt Basiliopt Ambrosio Ambrosiaster Cromacio Jerónimo Agustín
 Texto omitido — Codex Schøyen

Mateo 6:8
 ανοιξε το στομα (open your mouth) — D ith
 αιτησαι αυτον (ask him) — rollo

Mateo 6:9
 τω ουρανω (the heaven) — copmae Didaché
 τοις ουρανοις (the heavens) — rollo

Mateo 6:11
 ελθειν (to come) — copsa
 τον επαυριον (of tomorrow) — copbo,mae GospelHeb (por Jerónimo)
 αναγκαιον (necessary) — syrp,h
 διαρκης (lasting or continual) — syrc
 supersubstantialem (supersubstantial) — vg
 cottidianum (quotidian) — it vgmss
 επιουσιον (superessential) — rollo

Mateo 6:12
 την οφειλην (my obligation) — Didaché
 τα παραπτωμα (our transgressions) — Orígenes
 τα οφειληματα (debts) — rollo

Mateo 6:13 (véase 1 Crónicas 29:11-13)
 οτι σου εστιν η βασιλλεια και η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the kingdom and the power and the glory into the ages. Amen.) — E G K L W Δ Θ Π Σ 0233 ƒ13 22 28 33 180 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1365 1424 1505 1546 1646 (2148) 2174 𝔐 Lect itf,(g1),(q) syr(p),h,pal copbomss arm goth eth geo slav Diatessaronarm Constituciones Apostólicas Crisóstomo
 οτι σου εστιν η βασιλλεια και η δυναμις και η δοξα του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit into the ages. Amen.) — 157 225 418
 οτι σου εστιν η βασιλλεια του πατρος και του υιου και του αγιου πνευματος εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit into the ages. Amen.) — 1253
 quoniam est tibi virtus in saecula saeculorum (Since to you is the power in the ages of ages) — itk
 οτι σου εστιν η δυναμις και η δοξα εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the power and the glory into the ages. Amen.) — copsa,fay (Didache)
 οτι σου εστιν η βασιλλεια και η δοξα εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the kingdom and the glory into the ages. Amen.) — 1342 syrc
 οτι σου εστιν η βασιλλεια και η δυναμις εις τους αιωνας. αμην (Because yours is the kingdom and the power into the ages. Amen.) — 𝑙1016
 Texto omitido — א B D Z 0170 ƒ1 (17) 130 205 372 890 1090c 2701supp 2737 2780* 2786 𝑙547 lat copbomss,mae Diatessaronsyr Acta Thomae Tertuliano Orígenes Cipriano Hilario (Cirilo) Cesáreo Gregorio Ambrosio Ambrosiaster Cromacio Jerónimo Agustín Cirilo Máximo

Mateo 6:14
 ο ουρανοις τα παραπτωματα υμων (the heavens your transgressions) — L ƒ13 𝑙844 lat cop Dídimo
 ο εν τοις ουρανοις (who is in the heavens) — Θ 700 it
 ο ουρανιος (the heavenly) — rollo

Mateo 6:15
 τα παραπτωματα αυτων (their transgressions) — omitido por א D ƒ1 1 22 118 130 205 209 279 372 892* 1357* 1582* 2701supp 2737 2786 lat syrp copbomss,fay,mae-1 Diatessaron Eusebio Agustín

Mateo 6:18
 αποδωσει σοι (he will recompense you) — א B D G K L W Θ Π Σ 0250 ƒ1 ƒ13 28 33 180 565 597 700 892 1006 1010 1079 1242 1292 1365 1424 1646 𝔐pt Lectpt itaur,f,ff1,l,q vg syr cop goth armmss Teófilo Eutalio Pedro
 αποδωσει υμιν (he will recompense you all) — Ambrosio Cromacio Agustín Speculum
 αποδωσει υμιν εν τω φανερω (he will recompense you all in the open) — ita,b,c,g1,h,k ethms
 αποδωσει σοι εν τω φανερω (he will recompense you in the open) — E Δ 0233 157 205 209 579 1009 1071 1195 1216 1230 1241 1243 1253 1342 1505 1546 2174 𝔐pt Lectpt armmss ethmss geo slav Diatessaronarm Efrén

Mateo 6:20
 και κλεπτουσιν (and steal) — א ƒ1 𝑙844 itmss syrc
 Texto omitido — W itk
 ουδε κλεπτουσιν (nor steal) — rollo

Mateo 6:24
 Ουδεις οικετης δυναται (Not one servant is able) — L Δ 1241
 Ουδεις δυναται (No one is able) — rollo

Mateo 6:25
 η τι πιητε (or what youpl should drink) — B W Φ ƒ13 22mg 33 157 205 1230 1342 𝑙547 itaur,c,f,g1,h,m,q copsamss,bo,mae-1 armmss geomss slav Orígenes (Eusebio) Atanasio Basiliopt Evagrio Jerónimomss Nilo Marco Speculum Máximo
 και τι πιητε (and what youpl should drink) — E G K (L) N Δ Θ Π Σ 0233 (28) 180 565 579 597 700 1006 1009 1010 (1071) 1079 1195 1216 1241 1242 1243 1253 1292 1365 1424 1505 1546 1646 (2148) 2174 𝔐 Lect syrp,h goth geomss Basiliopt Agustínpt
 Texto omitido — א ƒ1 22* 372 892 1592 ita,b,ff1,k,l vg syrc,pal copsamss,mae-2 armmss ethmss Diatessaronsyr Justino Clemente Metodio Orígenes Adamantio Hilario Atanasio Epifanio Crisóstomo Jerónimo Agustínpt Cirilo

Mateo 6:27
 μεριμνων (worrying) — omitido por 1293 itmss syrc

Mateo 6:28
 αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν (they are growing; they are not laboring, nor are they spinning) — אc (B) ƒ1 (33) 205 (1071) latt syrp,h,pal cop eth geo slav Hilario Atanasio Crisóstomopt Agustín Speculum
 αυξανουσιν ου νιθουσιν ουδε κοπιωσιν (they are growing; they are not spinning, nor are they laboring) — Θ syrc
 αυξανει ου κοπια ουδε νηθει (it is growing; it is not laboring, nor is it spinning) — E G K L N W Δ Π Σ 0233 0281 ƒ13 28 157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 2148 2174 𝔐 Lect goth (arm) Basilio Crisóstomopt Nilo
 ου ξενουσιν ουδε νηθουσιν ουδε κοπιωσιν (they do not card, nor do they spin, nor do they labor) — א*
 ου ξαινει ουδε νηθει (it is not carding, nor is it spinning) — P.Oxy. 655
 αυξανει και ουδε νηθει (it is growing, but it is neither spinning) — 1646
 αυξανεν (it is growing) — 1009

Mateo 6:33
 την βασιλειαν (the kingdom) — א B 57 345 440 817 995 1646 it(k),l vgmss cop ethmss Tertuliano Cipriano (Eusebio) Afraates (Gregorio) Dídimopt Macarius Agustínpt Speculum
 την βασιλειαν των ουρανων (the kingdom of the heavens) — 301* 366 373 726 1272* 1590* 𝑙858 Justino Clementept Efrénpt Crisóstomopt
 την βασιλειαν του θεου (the kingdom of God) — E G K L N W Δ Θ Π Σ Φ 0233 ƒ1 ƒ13 22 28 33 119 157 180 205 245 482 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1392 1424 1505 1546 2148 2174 𝔐 Lect lat syr copmae-1 arm ethmss geo slav Diatessaronsyr Clementept Serapion (Hilario) Basilio Dídimopt Evagrio Crisóstomopt Cromacio Jerónimo Marco Eremita Agustínpt Cirilo Teodoreto Juan

Mateo 7:13
 η πυλη (the gate) — omitido por א* 1646 𝑙211 ita,b,c,h,k vgmss Diatessaron Clemente Hipólito Orígenespt Cipriano Eusebio Hilario Lucifer Dídimopt Agustínpt Speculum

Mateo 7:14
 η πυλη (the gate) — omitido por 113 182* 482 544 ita,(h),k Diatessaron Clemente Tertuliano Orígenespt Cipriano Eusebio Afraates Gregorio Gregorio Jerónimo Nilo Agustín Hesiquio Speculum

Mateo 7:21
 ουρανοις αυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων (in the heavens, he will enter into the kingdom of the heavens) — C(2) W Θ Φ (33) 713 1071 1241 vg syrc Cipriano Teodoreto
 ουρανοις (in the heavens) — rollo

Mateo 7:22
 κυριε κυριε ου τω ονοματι σου εφαγομεν και επιομεν και ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν (Lord, lord, did we not eat and drink in your name? And did we not prophesy in your name?) — syrc Justino (Orígenes)
 κυριε κυριε ου τω σω ονοματι επροφητευσαμεν (Lord, lord, did we not prophesy in your name?) — rollo

Mateo 7:23
 απ’ εμου παντες (away from me, all of you) — L Θ ƒ13 1424 itb vgmss
 απ’ εμου (away from me) — rollo

Mateo 7:24
 ομοιωθησεται (he will be likened) — א B Z Θ 0281 ƒ(1) ƒ13 33 205 700 892 1071 1241 1365 𝑙844 𝑙866 ita,aur,b,c,ff1,g1,l vg syrp,hmg,palmss copsa,mae arm eth geo Diatessaron Orígenes Basilio Ambrosio Dídimo Crisóstomo Jerónimo Agustínpt Cirilo
 ομοιωσω αυτον (I will liken him) — C E G K L W X Δ Π Σ 157 180 565 579 597 1006 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itf,h,k,q syrc,h,palms copbo goth slav Cipriano Hilario Lucifer Agustínpt Speculum

Mateo 7:27
 επνευσαν οι ανεμοι και (the winds blew and) — omitido por א*

Mateo 7:27
 μεγαλη σφοδρα (exceedingly great) — Θ Σ ƒ13 33 713 1241c copmae-1 syrpalmss Basilio
 μεγαλη (great) — rollo

Mateo 7:28
 παντες (everyone) — 998 Eusebio
 παντες οι οχλοι (all of the multitudes or everyone who had crowded around) — Δ Θ ƒ1 22 vgms syrpalmss Orígenes
 οι οχλοι (the multitudes) — rollo

Mateo 7:29
 και ουχ ως οι γραμματεις (and not as the scribes) — C* L M X 565 700 1424 𝔐 itf syrc goth
 και ουχ ως οι γραμματεις αυτων (and not as their scribes) — א B K Π Δ Θ ƒ1 ƒ13 22 372 579 892 1365 vgmss cop
 και ουχ ως οι γραμματεις αυτων και οι Φαρισαιοι (and not as their scribes and the Pharisees) — C2 W 33 1241 lat syr geomss Eusebiopt

Mateo 8:3
 ο Ιησους (Jesus) — omitido por א B C* ƒ1 ƒ13 33 892 itk copsamss,bo Cipriano

Mateo 8:5
 εισελθοντος δε αυτου εις Καφαρναουμ (But he was entering into Capernaum) — א B C* Z ƒ1 ƒ13 33 700 1241 itaur,ff1,l vg coppt Orígenes
 εισελθοντι δε αυτω εις Καφαρναουμ (But when he was entering into Capernaum) — L W Θ 0233 𝔐 coppt
 εισελθοντι τω Ιησου εις Καφαρναουμ (When Jesus was entering into Capernaum) — C3
 μετα δε ταυτα (But after these things) — itk syr(s)
 μετα δε ταυτα εισελθοντος δε αυτου εις Καφαρναουμ (But after these things, then he [went] into Capernaum) — ita,b,c,f,g1,h,q syr(c)

Mateo 8:5
 χιλιαρχος (chiliarch) — syrs,hmg Clemente Eusebiopt
 εκατονταρχος (centurion) — rollo

Mateo 8:6
 κυριε (Lord) — omitido por א* itk syrs,c Orígenes Hilario

Mateo 8:7
 ο Ιησους (Jesus) — omitido por א B 892 itk syrs copbomss

Mateo 8:8
 χιλιαρχος (chiliarch) — syrs,hmg Clemente Eusebiopt
 εκατονταρχος (centurion) — rollo

Mateo 8:8
 ο παις μου (my servant) — omitido por ƒ1 itk copsa,bomss,mae-1 Orígenes

Mateo 8:9
 υπο εξουσιαν τασσομενος (placed under authority) — א B 4 273 372 792 899* 995 1403 2236 2703 2737 𝑙211* ita,aur,b,c,g1,h,k,q vgmss syrpal coppt Diatessaron Hilario Crisóstomo Agustín
 υπο εξουσιαν (under authority) — C K L W X Δ Θ Π ƒ1 ƒ13 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itff1,l vgmss syr(s),c,p,h coppt arm (eth) geo Crisóstomo
 Texto omitido — 1241

Mateo 8:10
 παρ’ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω Ισραηλ ευρον (I have otherwise found no one in Israel with so much faith) — B W (0281) 0287 4 (22) 273 335 697 (892) 1005 2586 2701supp 2786 ita,(g1),k,q syrc,hmg,pal copsa,bo ethms Diatessaronarm
 παρ’ ουδενι τοσαυτην πιστιν ευρον (I have otherwise found no one with so much faith) — ƒ1 205
 ουδε εν τω Ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον (Not even in Israel have I found so much faith) — א C E G K L N X Δ Θ Π Σ Φ 0233 0250 ƒ13 33 157 180 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 (1241) (1242) 1243 1253 1292 1342 (1365) 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itaur,b,c,f,ff1,h,l vg syr(s),p,h copmae arm goth ethmss geo slav Diatessaronsyr Orígeneslat Hilario Crisóstomo (Cromacio) Jerónimo Agustín

Mateo 8:11
 εν τοις κολποις Αβρααμ και Ισαακ και Ιακωβ (in the bosoms of Abraham and Isaac and Jacob) — Clemente Epifanio
 μετα Αβρααμ και Ισαακ και Ιακωβ (with Abraham and Isaac and Jacob) — rollo

Mateo 8:12
 εκβληθησονται (they will be cast out) — א1 B C K L W X Δ Θ Π ƒ1 ƒ13 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2174 𝔐 Lect itaur,f,ff1,l vg syrh cop goth eth geomss Ciprianopt Dídimopt Crisóstomo
 εμβληθησονται (they will be cast into) — 1241 2148
 εξελευσονται (they will go forth) — א* 0250 ita,b,c,g1,h,(k),q syrs,c,p,pal arm Diatessaron Heracleón Ireneo Orígenes Ciprianopt Eusebio Dídimopt Agustín
 Texto omitido — geomss

Mateo 8:13
 χιλιαρχω (chiliarch) — syrs Clemente Eusebiopt
 εκατονταρχη (centurion) — rollo

Mateo 8:13
 εν τη ωρα εκεινη (in that hour) — א B K L X Π ƒ1 ƒ13 565 (892) 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itaur,f,ff1,k,l vgmss syrs,c,p,h copsamss,bomss goth eth
 απο της ωρας εκεινης (from that hour) — C N Δ Θ 0250 33 1010 𝑙950 𝑙1627 ita,b,c,g1,h,q vgmss syrpal copsamss,bomss Eusebio Basilio Crisóstomo Agustín
 εν τη ημερα εκεινη (in that day) — W 700 1424 arm geo

Mateo 8:13 (véase Lucas 7:10)
 Verse concludes with ωρα εκεινη [ωρας εκεινης: C N Θ 0250 33 itg1 syrpal] και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρον τον παιδα υγιαινοντα (...that hour. And the centurion, returning into his house in that hour, found his servant healthy) — א*,2 C E M (N) U X Θ Σ Φ (0250) ƒ1 22 (33) 713 (1241) itg1 syrh,pal eth
 Verse concludes with ωρα εκεινη (that hour) or ωρας εκεινης (that hour) or ημερα εκεινη (that day) — rollo

Mateo 8:15
 διηκονει αυτω (she was serving him) — א* B W Θ 700 𝔐pt Lect itk syrh copsa
 διηκονει αυτοις (she was serving them) — א1 L Δ ƒ1 ƒ13 33 565 892 1424 𝔐pt 𝑙844 𝑙2211 lat syrs,c copbo

Mateo 8:18
 οχλον (the multitude) — B copsamss
 οχλους (the multitudes) — א* ƒ1 22 (1365) 𝑙(184) cop(bo) (Orígenes)
 τους οχλους ερχομενους (the multitudes coming) — 𝑙(68)
 οχλον πολυν or πολυν οχλον (the vast multitude) — W 983 1216 1424 1689 𝑙524 𝑙1074 itc,g1 syrs,c copsams,mae-1 armmss ethms geo slav(mss) (Speculum)
 πολλους (many) — 1071 1546*
 οχλους πολλους or πολλους οχλους (the many multitudes) — א2 C E G K L N X Δ Θ Π Σ 0233 ƒ13 33 108 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1079 1195 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1505 1546c 1646 2148 2174 𝔐 Lect lat syrp,h,pal armmss goth eth slavmss Diatessaron Hilario Cromacio Crisóstomo Agustín

Mateo 8:18
 εκελευσεν τους μαθητας αυτου απελθειν (he commanded his disciples to depart) — ita,aur,b,c,g1,q vgmss Hilario
 εκελευσεν τοις μαθηταις αυτου απελθειν (he gave the command to his disciples to depart) — ith,l syrc (goth)
 κελευει δε μονοις τοις μαθηταις απελθειν (but he gave command only to his disciples to depart) — Cirilo
 εκελευσεν απελθειν (he gave the command to depart) — rollo

Mateo 8:21
 των μαθητων (of the disciples) — א B 33 2148 𝑙1761 ita,b,c,h,q copsa slav Cromacio
 των μαθητων αυτου (of his disciples) — C E G K L N W X Δ Θ Π Σ 0250 ƒ1 ƒ13 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1242 1243 1292 1342 1424 1505 1546 1646 2174 𝔐 Lect itaur,ff1,g1,(k),l vg syr copbo,mae goth arm eth geo Jerónimo Speculum
 των αυτου (of him) — 1365
 Texto omitido — 1230 1253 Crisóstomo

Mateo 8:22
 Ιησους (Jesus) — omitido por א 33 itb,c,k,q syrs

Mateo 8:25
 και προσελθοντες (And coming near) — א B 33vid 591 892 930 1421* ita,aur,c,ff1,k,l vgmss syrpalmss copsa,bo Jerónimo
 και προσελθοντες οι μαθηται (And those disciples came near) — C2 E K L Δ Π ƒ13 22 157 180 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1505 1546 2148 2175 𝔐 Lectmss ith vgms arm geomss Eusebio Cromacio
 και προσελθοντες οι μαθηται αυτου (And those disciples of his came near) — W X Θ Σ Φ ƒ1 205 1195 1424 1646 𝑙127 𝑙184 𝑙253 𝑙384 𝑙770 𝑙773 𝑙1016pt 𝑙1780 itb,g1,(q) vgmss syr goth eth geomss slav Diatessaron
 και προσελθοντες αυτω οι μαθηται (And those disciples came to him) — geomss
 και προσελθοντες αυτω οι μαθηται αυτου (And those disciples of his came to him) — C*vid vgmss copmae

Mateo 8:25
 σωσον (help!) — א B C ƒ1 ƒ13mss 33 205 892 𝑙547 syrpalmss copbomss Cirilopt
 σωσον ημας (help us!) — E K L W X Δ Θ Π Σ 0242vid ƒ13mss 22 157 180 565 579 597 700 828c 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect Latt syr cop arm goth eth geo slav Diatessaron Orígenes Eusebio Ambrosio Gaudencio Crisóstomo Cromacio Jerónimo Agustín Cirilopt Hesiquio

Mateo 8:26
 τω ανεμω (the wind) — א* ƒ1 ƒ13 22 itmss vg syrs,p copsams,bomss,mae-1 Eusebio Basilio
 τοις ανεμοις (the winds) — rollo

Mateo 8:28
 Γεργεσηνων (Gergesenes) — א2 Cmg E K L W X Π ƒ1 ƒ13 22 157 180 205 565 579 597 700 892* 1006 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect syrhmg,pal copbo arm goth eth geomss slav Diatessaronarm Orígenes Eusebiovid Apollinaris Epifaniomss Hesiquio
 Γερασηνων (Gerasenes) — 892c Δlat Latt syrhmg copsa,mae Orígenesmss Hilario Ambrosio Cromacio
 Γαζαρηνων (Gazarenes) — א*
 Γαραδηνων (Garadenes) — Δgr
 Γαδαρηνων (Gadarenes) — B C M Θ Σ 174 1010 𝑙253 syrs,p,h geomss Diatessaronsyr Orígenesmss Epifanio

Mateo 8:29
 Ιησου (Jesus) — omitido por א B C* L ƒ1 33 892 itff1,k,l vgmss syrs copbomss,mae

Mateo 8:29
 ημας απολεσαι προ καιρου (destroy us before our time) — א* vgmss copbomss
 απολεσαι ημας και προ καιρου βασανισαι (destroy us and torment us before our time) — W
 προ καιρου βασανισαι ημας (torment us before our time) — rollo

Mateo 8:30
 non longe (not far) — ita,aur,b,c,f,ff1,g1,h,l vg sax
 μακραν (far) — rollo

Mateo 8:30
 πολλων (many) — omitido por Θ 565 syr(s)

Mateo 8:31
 αποστειλον ημας (send us) — א B Θ 0242vid ƒ1 22 33 372 892* 𝑙844 𝑙2211 lat syrs cop Cirilo
 επιτρεψον ημιν απελθειν (allow us to depart) — C L W X Δ ƒ13 565 700 𝔐 Lect itf,h,q syrp,h goth
 επιταξον ημιν και απελευσομεθα (give the command to us, and we will depart) — Codex Schøyen

Mateo 8:32
 τους χοιρους (those pigs) — א B C* 0242 ƒ1 22 33 372 892 1010 lat syrs,p cop
 την αγελην την χοιρων (that herd of pigs) — C3 K L M N W X Δ Θ Π ƒ13 565 579 700 1424 𝔐 Lect itf,h syrh,pal goth
 Texto omitido — 157

Mateo 8:32
 αγελη (herd) — א B C* M N W Δ Θ ƒ1 ƒ13 33 157 892 1424 Latt syr copsa
 αγελη των χοιρων (herd of pigs) — C3 K L X Π 22 565 579 700 𝔐 Lect copbo,mae goth

Mateo 8:34
 των οριων (the borders) — omitido por syrs

Mateo 9:1
 εμβας ο Ιησους (embarking, Jesus) — C(3) F Θc ƒ13 vgmss
 εμβας (embarking) — rollo

Mateo 9:2
 αμαρτιαι (sins) — א B C* D W Δc 0281 ƒ1 33 892 𝑙844 𝑙2211 itk vgms
 αμαρτιαι σου (your sins) — C(3) L Δ Θ 0233vid ƒ13 𝔐 Lect lat syr

Mateo 9:4
 ιδων (seeing) — א C D E* F G K L (N) W X Δ Π*,(mg) Σ 0233 0281 ƒ13 22 33 180 240 244 579 892 1006 1009 1010 1071 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1505 1646 2148 𝔐 Lectmss latt syrs,palmss copbo ethmss slav Cromacio Jerónimo Agustín Speculum
 ειδως (perceiving) — B Ec M Πc (Θ) ƒ1 157 205 565 597 700 1079 1195 1424 1546 𝑙(76) 𝑙184 𝑙253 𝑙313 𝑙(547) 𝑙672 𝑙673 𝑙813 𝑙844 𝑙1223 𝑙1627 𝑙1761 𝑙2211 syr(p),h copsa,mae arm goth ethmss geo Crisóstomo

Mateo 9:8
 εφοβηθησαν (they were afraid) — א B D W 0281 ƒ1 22 33 59 143 205 372 496 517 751 892 930 951 1192 1424 1532 1675 1823 2147 2459 2586 2637 2737 lat syrs,p,pal cop Hilario Cromacio Agustín
 εθαυμασαν (they were astounded) — C E F G K L N Δ Θ Π Σ Φ 0233 ƒ13 157 180 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1505 1546 1646 2148 𝔐 Lect syrh arm ethmss geo slav Crisóstomo
 εφοβηθησαν και εθαυμασαν (they were afraid and they were astounded) — it(f) (goth) eth(mss) Diatessaron
 Texto omitido — X 213 Ireneolat

Mateo 9:9
 εκειθεν (from there) — omitido por א* L copboms

Mateo 9:11
 δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε και πινει ο διδασκαλος υμων (How come youpl are eating and your teacher is drinking with tax collectors and sinners?) — M 565 copmae
 δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιετε και πινετε (Why are youpl eating and drinking with tax collectors and sinners?) — syrs
 δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει (Why is he eating with tax collectors and sinners?) — ita
 δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων καθησαι (Why are you seated with tax collectors and sinners?) — itk
 δια τι μετα των τελωνων και αμαρτωλων εσθιει ο διδασκαλος υμων (Why is your teacher eating with tax collectors and sinners?) — rollo

Mateo 9:12
 Ιησους (Jesus) — omitido por א B D 0233* 0281 892 1010 1424 𝑙844 ita,f,h,q syrs copsa,mae

Mateo 9:13
 αμαρτωλους (sinners) — א B D N W Γ* Δ 0233 ƒ1 22 33 174 372 565 𝑙844 𝑙2211 lat syrp,h copbomss,mae-2 goth
 αμαρτωλους εις μετανοιαν (sinners into repentance) — C L X Θ 0281 ƒ13 700 𝔐 itc,g1 syrs,hmg,pal copsa,bomss,mae-1 Basilio

Mateo 9:14
 νηστευομεν πολλα (much fasting) — א2 C D E F G K L N W X Δ Θ Π Σ Φ 0233 ƒ1 ƒ13 22 33 157 (180) 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itd,(k) syrp,h,pal copsa(mss),bo,mae-1 goth eth geomss Basilio Crisóstomo
 νηστευομεν πυκνα (frequent fasting) — א1 lat syr(s) arm Hilario Cromacio Jerónimo Agustín
 νηστευομεν (fasting) — א* B 0281 10 27* 71 86 179 569 692 895 947 982 1091* 1170 1194 1386 1413 1517* 2487* 2581 2676 copsams,mae-2 geomss Cirilo

Mateo 9:15
 οι υιοι του νυμφιου (the children of the bridegroom) — D lat
 οι υιοι του νυμφωνος (the children of the bridal chamber) — rollo

Mateo 9:15
 νηστευειν (fast) — D W 1424 it syr(s),p,hmg copsa,bomss,mae
 πενθειν (grieve) — rollo

Mateo 9:15
 αρθη (taken up) — D ƒ1
 αφερθη (taken away) — W
 απαρθη (taken away) — rollo

Mateo 9:15
 και τοτε νηστευσουσιν εν εκειναις ταις ημεραις (and then they will fast in those days) — D it syrhmg
 και τοτε νηστευσουσιν (and then they will fast) — rollo

Mateo 9:18
 ελθων (upon coming) — (Δ) itq copbo
 τις ελθων (someone, upon coming) — Γ 1010 it(h),k
 εις ελθων (one, upon coming) — K M Y Π 33 565 579 892 𝔐 it(d),f syr(s) goth
 εισελθων (upon entering) — ƒ1 22 124 700 1071 1424
 εις ελθων or εισελθων (one, upon coming or upon entering) — א2 C* D E N W X Θ
 προσελθων (upon approaching) — א* Lc 69 157 copsa
 τις προσελθων (someone, upon approaching) — Cc (F) G L* U ƒ13 2 1006 itg1
 εις προσελθων (one, upon approaching) — א1 B ita,b,c,ff1 vg

Mateo 9:18
 κυριε (sir) — M itf,ff1,h vgmss
 texto omitido — א D ƒ1 ƒ13 33 892 itmss vgmss
 οτι (that) — rollo

Mateo 9:19
 ηκολουθησαν (they followed) — E M syrp
 ηκολουθησεν (he followed) — B L W Θ ƒ1 ƒ13 𝔐
 ηκολουθει (he was following) — א C D 33 lat

Mateo 9:21
 εαν αψωμαι (If I should touch) — א* ita,h syrs
 εαν αψωμαι μονον (If I should touch only) — D lat
 εαν μονον αψωμαι (If only I should touch) — rollo

Mateo 9:22
 Ιησους (Jesus) — omitido por א* D it syrs

Mateo 9:22
 εστη στραφεις (standing, he turned) — D
 επιστραφεις (turning around) — C L W Θ ƒ1 𝔐
 στραφεις (he turned) — א B N ƒ13 33 892 1010 𝑙844 𝑙2211

Mateo 9:24
 λεγει (he says) — N
 λεγει αυτοις (he says to them) — C L W Θ 𝔐 it(f),(g1) syr
 ελεγεν (he was saying) — א B D ƒ1 ƒ13 33 892 lat cop

Mateo 9:25
 ελθων (upon coming) — D 1424 it
 εισελθων (upon entering) — rollo

Mateo 9:26
 η φημη αὕτη αυτου (this report of him) — geomss
 η φημη αυτου (the report of him) — D 1424 itd copsa,mae-2 ethmss geomss
 η φημη αυτης (the report of her) — א Cc Nvid Θ ƒ1 33 124 157 1195* syrpal copbo,mae-1 ethms
 η φημη αυτος (the same report) — C*
 η φημη αὐτή (the same report) — L Γ 28
 η φημη αυτη (this report or the same report) — B W Δ
 η φημη αὕτη (this report) — Π ƒ13 22 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195c 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect lat syrs,p,h arm goth geomss Diatessaron Agustín

Mateo 9:28
 και ερχεται (And he comes) — D
 εισελθοντι δε αυτω (But, upon entering, he) — א* N (1424)
 ελθοντος δε αυτου (But, upon coming, he) — 700 itf
 ελθοντι δε (But, upon coming) — rollo

Mateo 9:28
 οι δυο τυφλοι (the two blind men) — א* D ita,b,h vgmss
 οι τυφλοι (the blind men) — rollo

Mateo 9:32
 ανθρωπον (man) — omitido por א B ƒ13 124 788 892 syrs,p cop

Mateo 9:34
 Verso omitido por D ita,d, k syrs Diatessaron Juvenco Hilario

Mateo 9:35
 μαλακιαν εν τω λαω και πολλοι ηκολουθησαν αυτω (sickness among the people, and many followed him) — א1 L ƒ13 517 1010 1424 itg1
 μαλακιαν εν τω λαω και ηκολουθησαν αυτω (sickness among the people, and they followed him) — א*
 μαλακιαν και πολλοι ηκολουθησαν αυτω (sickness, and many followed him) — ita,b,h
 μαλακιας αυτων τας εν αυτων (their sicknesses that were in them) — Codex Schøyen
 μαλακιαν εν τω λαω (sickness among the people) — C3 E F G K X Γ Θ Π 28 579 700 788c 𝔐mss itc,g1 vgmss syrpal arm geo
 μαλακιαν (sickness) — א2 B C* D N S W Δ ƒ1 22 33 157 209 565 788 892 𝔐mss itmss vg syrs,p,h cop goth

Mateo 9:36
 ο Ιησους εσπλαγχνισθη (Jesus, brought to compassion) — C (G) N ƒ13 it(g1) vg(mss) syrp,h copmae-1
 εσπλαγχνισθη (he was brought to compassion) — rollo

Mateo 9:36
 εκλελυμενοι (wearied) — L 1424 itd syrs,p
 εσκυλμενοι (troubled) — rollo

Mateo 10:1
 μαλακιαν εν τω λαω (sickness among the people) — L itb,g1
 μαλακιαν (sickness) — rollo

Mateo 10:3
 Θαδδαιος (Thaddaeus) — א B 17 124 130 788 892 𝑙185 𝑙2211 itaur,c,ff1,l vg cop Jerónimo Agustín
 Λεββαιος (Lebbaeus) — D itd,(k),μ Orígeneslat Hesiquio Agustínmss
 Θαδδαιος ο επικληθεις Λεββαιος (Thaddaeus who is surnamed Lebbaeus) — 13 346 543 826 828
 Λεββαιος ο επικληθεις Θαδδαιος (Lebbaeus who is surnamed Thaddaeus) — C2 E F G K L N W X Δ Θ Π Σ ƒ1 22 28 33 157 180 205 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itf syrp,h,palmss (arm) geo slav Constituciones Apostólicas, Crisóstomo
 Λεββεδαιος ο επικληθεις Θαδδαιος (Lebbedaeus who is surnamed Thaddaeus) — eth
 Λεββαιος ο και Θαδδαιος (Lebbaeus who is also Thaddaeus) — C*vid
 Iudas Zelotes (Judas the Zealot) — ita,b,g1,h,q syrpal(mss)
 Ιουδας ο και Λεββαιος ο επικληθεις Θαδδαιος (Judas who is also Lebbaeus who is surnamed Thaddaeus) — 243 854
 texto omitido — syrs (but adds Judas the son of James in Matthew 10:4)

Mateo 10:4
 Καναναιος (Cananaean) — B C L N ƒ1 33 892 1010 lat cop
 Χαναναιος (Chananaean) — D itd
 Κανανιτης (Canaanite) — א W Θ ƒ13 28 𝔐 syrh

Mateo 10:4
 Ισκαριωτης (Iscariot) — א B K L W X Γ Δ Θ Π ƒ1 ƒ13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect vgmss syrh cop Crisóstomo
 Ισκαριωθ (Iscariot) — C 1424 𝑙150
 Σκαριωτης (Scariot) — D itd,f,k,l vgmss syrs,p,palmss arm geo
 Scarioth — ita,b,c,ff1,g1,h
 Scariota — itq
 Carioth — itaur
 Σιμωνος Ισκαριωτου (Simon Iscariot's [son]) — Orígenes

Mateo 10:7
 μετανοειτε οτι (Repent, because) — 251 copsamss
 omit text — B syrs
 οτι (that) — rollo

Mateo 10:8
 νεκρους εγειρετε λεπρους καθαριζετε δαιμονια εκβαλλετε (raise the dead, cleanse the leprous, cast out demons) — א B C* N Σ Φ Ω 0281vid ƒ1 ƒ13 22 33 108 157 349 399 543 565 700mg 892 1010 𝑙2211 ita,b,c,d,h,k,l,q vg copbo eth geomss Hilario Crisóstomo Cirilo
 νεκρους εγειρατε λεπρους καθαρεισατε και δαιμονια εκβαλετε (raise the dead, cleanse the leprous, and cast out demons) — D syrs
 λεπρους καθαριζετε δαιμονια εκβαλλετε νεκρους εγειρετε (cleanse the leprous, cast out demons, raise the dead) — P W Δ 566 1573 2145 syrh
 λεπρους καθαριζετε νεκρους εγειρετε δαιμονια εκβαλλετε (cleanse the leprous, raise the dead, cast out demons) — 16 348 372 1093 1579
 λεπρους καθαριζετε δαιμονια εκβαλλετε (cleanse the leprous, cast out demons) — Cc E F G K L M S U V X Y Γ Θ Π 28 118 124 174 700* 788 𝔐 itf syr(p),pal copsa,mae-1 arm ethmss geomss Juvenco Eusebio Basilio Jerónimo
 δαιμονια εκβαλλετε λεπρους καθαριζετε — (cast out demons, cleanse the leprous) — 28
 δαιμονια εκβαλλετε (cast out demons) — 1424*

Mateo 10:10
 ραβδον (staff) — א B D Θ ƒ1 33 892 1424 𝑙2211 lat syrs,p cop Eusebio
 ραβδους (staffs) — C L W ƒ13 𝔐 Lect ita,ff1,h,μ syrh copboms

Mateo 10:10
 του μισθου αυτου (their wage) — K 565 892 itmss syrhmg
 της τροφης αυτου (their food) — rollo

Mateo 10:11
 η πολις εις ην αν εισελθητε εις αυτην (The city into which youpl might enter, into it) — D itd
 εις ην δ’ αν πολιν εισελθητε (But into whichever city youpl might enter) — ƒ1 700 ita,b,ff1,h,k syrs
 εις ην δ’ αν πολιν εισελθητε η κωμην (But into whichever city youpl might enter, or a village) — L 0281 ƒ13 cop
 εις ην δ’ αν πολιν η κωμην εισελθητε (But into whichever city or village youpl might enter) — א B C W 𝔐 Lect itaur,c,f,g1,l,q vg syrp,h rollo

Mateo 10:12
 ασπασασθε αυτην λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω (greet it, saying, "Peace unto this house") — א*,2 D L W Θ ƒ1 22 346 517 713 1010 (1424) it vgmss arm
 ασπασασθε αυτην (greet it) — א1 B C ƒ13 𝔐 Lect itk,l vgmss syr cop rollo

Mateo 10:13
 εφ’ (upon) — א B W 892 1010 𝑙2211
 προς (toward) — rollo

Mateo 10:14
 της οικιας η (that house or) — omitido por D arm

Mateo 10:14
 πολεως η κωμης (city or village) — 110 א (0281) ƒ13 892 vgmss cop
 πολεως (city) — rollo

Mateo 10:14
 εκ των ποδων υμων (out of your feet) — א C 0281 33 892 lat
 απο των ποδων υμων (away from your feet) — 110
 των ποδων υμων (of your feet) — rollo

Mateo 10:16
 ο οφις (the serpent) — א* Orígenespt Epifanio
 οι οφεις (the serpents) — rollo

Mateo 10:16
 απλουστατοι (simple) — D
 ακεραιοι (innocent) — rollo

Mateo 10:18
 επι ηγεμονων σταθησεσθε (youpl will be caused to stand before governors) — D (0171) it(mss)
 επι βασιλεις δε και ηγεμονας στησεσθε (But youpl will be caused to stand before kings and governors) — syrs
 επι ηγεμονας δε και βασιλεις αχθησεσθε (But youpl will be lead before governors and kings) — rollo

Mateo 10:19
 πως η (how or) — omitido por ita,b,ff1,k syrs,pal Cipriano Epifanio Agustín

Mateo 10:19
 δοθησεται γαρ υμιν εν εκεινη τη ωρα τι λαλησητε (for it will be given to youpl in that hour what youpl should speak) — omitido por D L itg1,k vgmss Epifanio

Mateo 10:23
 φευγετε εις την ετεραν (flee into a different one) — א B W 33 265 333 423 492 527c 719 822 892 900 935 936 1020 1192 1227 1253 1289 1424 1532 1541 1602 2147 2372 𝑙813 Orígenespt, Pedro de Alejandría, Eusebio Atanasio, Constituciones Apóstolicas, Crisóstomolem Sócratespt Cirilo Teodoretomss
 φευγετε εις την αλλην (flee into another) — C E F G K N X Δ Π Σ Φ 28 157 180 372 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1646 2148 2174 2737 𝔐 Lect Clemente Orígenesmss Basilio, Constituciones Apostólicas, Sócratespt
 φευγετε εις την ετεραν or φευγετε εις την αλλην (flee into a different one or flee into another) — itaur,c,f,l vg syrs,p,h cop arm eth goth geomss slav Ambrosio Jerónimo Agustín
 φευγετε εις την ετεραν καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε εις την αλλην (flee into a different one, and if they may persecute youpl out of this one, flee into another) — ƒ1 ƒ13 22 23 134 188 205 375 (828) 1166 1595 Diatessaronarm
 φευγετε εις την αλλην καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε εις την ετεραν (flee into another, and if they may persecute youpl out of this one, flee into a different one) — (L) Θ 163 247 934 1193 1229 1314 1353* 1678 2118 2660 2701supp 2786 Orígenes(pt)
 φευγετε εις την αλλην καν εκ ταυτης διωκωσιν υμας φευγετε εις την αλλην (flee into another, and if they may persecute youpl out of this one, flee into another) — 565 2145c
 φευγετε εις την αλλην εαν δε εν τη αλλη διωκουσιν υμας φευγετε εις την αλλην (flee into another, but if they are persecuting youpl in the other, flee into another) — D (0171)vid itd Orígenes(pt)
 One of the four latter variants from above — ita,b,ff1,g1,(h),(k),q vgmss geomss Diatessaronmss Hilario Petilianus

Mateo 10:25
 βελζεβουλ (Belzebul) — D itd
 βεελζεβουλ (Beelzebul) — 110 C (L) W Θ ƒ1 ƒ13 33 𝔐 Lect itmss syrh cop Cipriano
 βεεζεβουλ (Beezebul) — א B
 Βεελζεβυβ (Beelzebub) — itc,(ff1) vg syrs,p

Mateo 10:35
 υιον (son) — D it syrs,c
 ανθρωπον (man) — rollo

Mateo 10:37
 και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν μου αξιος (and the one loving son or daughter more than me is not worthy of me) — omitido por 19 B* D 983 1009 𝑙871 itd syrh Codex Schøyen

Mateo 10:38
 Verso omitido — 19 M*

Mateo 10:38
 μου μαθητες (my disciple) — itc,k Cipriano
 μου αδελφος (my brother) — Clemente
 μου αξιος (worthy of me) — rollo

Mateo 10:39
 ο ευρων την ψυχην αυτου απολεσει αυτην και (The one finding his life will lose it, and) — omitido por א*

Mateo 10:41
 και ο δεχομενος δικαιον εις ονομα δικαιου μισθον δικαιου λημψεται (and the one receiving a righteous man in the name of a righteous man will receive a righteous man's reward) — omitido por D
Mateo 10:42
 ελαχιστων τουτων (of the least of these) — D latt
 μικρων τουτων των ελαχιστων (of the least of these little ones) — 1424
 μικρων τουτων (of these little ones) — rollo

Mateo 10:42
 ποτηριον ψυχρου (a cold cup) — E* geomss
 ποτηριον ψυχρου μονον (a cold cup only) — 19 א B C K L P W Δ Θ Π ƒ1 ƒ13 28 700 892 1009 1079 1195 1230 1253 1365 1546 1646 2174 𝔐 Lect itk syrp,h,palmss
 ποτηριον ψυχρον μονον (a cold cup only) — M X Z 2* 33 157 565 1010 1071 1216 1242 1344 2148 𝑙184 𝑙1231 𝑙1663
 ποτηριον υδατος ψυχρου (a cup of cold water) — D itd syrs,c cop ethmss (Clemente) Orígenespt Cipriano Hilario Agustín
 ποτηριον υδατος ψυχρου μονον (a cup of cold water only) — lat syrpalmss arm goth ethmss geomss Orígenespt

Mateo 10:42
 ου μη αποληται ο μισθος αυτου (his reward should not in any way be lost) — D ita,b,c,d,g1,h,k,q syrs,c copbo,mae-2 Cipriano
 ου μη απολεση τον μισθον αυτου (he should not lose his reward) — rollo

Mateo 11:1
 δωδεκα (twelve) — omitido por ƒ1 22 Codex Schøyen

Mateo 11:2
 Ιησου (Jesus) — D 047 0233 7 99 262 348 349 483 484 517 659 954 1071 1216 1424 1579 1604 𝑙241 itd syrc eth Orígenes Crisóstomo
 κυριου ημων (our lord) — syrs
 omit text — Codex Schøyen
 Χριστου (Christ) — rollo

Mateo 11:2
 δια των μαθητων αυτου (through his disciples) — א B C* D P W Z Δ Θ Πc Σ 0233 ƒ13 33 124 174 788 𝑙844 𝑙2211 itd,q syrp,h copsa,mae-1 arm slav Orígenespt
 δυο των μαθητων αυτου (two of his disciples) — Cc E F G L X ƒ1 13 22 28 157 180 205 565 579 597 700 828 892 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 𝔐 Lect itaur,ff1,g1,l vg syrhmg,pal copbo geomss goth Orígenespt Crisóstomo Jerónimopt Agustín
 των μαθητων αυτου (his disciples) — ita,b,c,f,h,k vgms syrs,c geo(mss) Hilario Jerónimopt

Mateo 11:3
 εργαζομενος (works) — D*
 ερχομενος (comes) — rollo

Mateo 11:5
 και χωλοι περιπατουσιν (and the lame are walking) — omitido por D itd Clemente

Mateo 11:5
 και πτωχοι ευαγγελιζονται (and the poor are being evangelized) — omitido por itk syrs Diatessaron(syr) Clemente

Mateo 11:7
 και μετα ταυτα (And after these things) — syrs
 τουτων δε πορευομενων (But these were going) — rollo

Mateo 11:8
 αλλα τι εξηλθατε ανθρωπον ιδειν (Moreover, why did youpl go out? To see a man...) — א*
 αλλα τι εξηλθατε ιδειν ανθρωπον (Moreover, what did youpl go out to see? A man...) — rollo

Mateo 11:8
 εν μαλακοις (in delicacies) — א B D Z ita,aur,c,d,ff1,g1,k,q vg
 εν μαλακοις ιματιοις (in delicate garments) — C L P W X Δ Θ 0233 ƒ1 ƒ13 22 33 𝔐 Lect itb,f,h,l syr cop goth

Mateo 11:9
 αλλα τι εξηλθατε προφητην ιδειν (Moreover, why did youpl go out? To see a prophet?) — א* B1 W Z 0281 892 copbo,mae ethmss Orígenespt Crisóstomopt
 αλλα τι εξηλθατε ιδειν προφητην (Moreover, what did youpl go out to see? A prophet?) — א1 B(*),2 C D E F G K L N Ovid P X Δ Θ Π Σ 0233 ƒ1 ƒ13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect latt syr copsa goth arm ethmss geo slav Diatessaronarm Orígenespt Ambrosiaster Hilario Crisóstomopt Jerónimo Agustín Cirilo

Mateo 11:13
 και ο νομος (and the Law) — omitido por syrs copboms

Mateo 11:15
 ωτα (ears) — B D 174 700 itd,k syrs
 ωτα ακουειν (ears to hear) — א C E F G K L N W X Z Δ Θ Π Σ ƒ1 ƒ13 28 33 157 180 205 565 579 597 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect lat syr cop arm eth geo slav gothvid Diatessaronarm Justino Clemente Orígenes Crisóstomo Jerónimo

Mateo 11:16
 ετεροις (to others) — א B D Zvid ƒ1 28 892 itmss
 ετεροις αυτων (to their others) — C L W Θ ƒ13 𝔐pt
 εταιροις (to friends) — G 565 700 1010 itaur,ff1,l vg Hipólito Orígenes
 εταιροις αυτων (to their friends) — syr copsa 𝔐pt

Mateo 11:17
 εθρηνησαμεν (we lamented) — א B D Z ƒ1 47 54 67 248 279 372 535 892 1061 1068* 1132 1254 1543 2586 2623 2737 𝑙48 𝑙211pt 𝑙292 itaur,c,d,f,ff1,g1,k,l vgmss cop goth geomss Clemente Gregorio Crisóstomopt Agustínpt
 εθρηνησαμεν υμιν (we lamented to youpl) — C E F G K L N W X Δ Θ Π Σ Φ ƒ13 22 28 33 118 157 180 205 565 579 597 700 1006 1009 1010c 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1582c 1646 2148 2174 𝔐 Lect ita,b,ff2,h,q vgmss syr arm eth geomss slav Diatessaron Gregoriomss Dídimo Crisóstomopt Jerónimo Agustínpt Hesiquio

Mateo 11:18
 ηλθεν γαρ προς υμας Ιωαννης (For John came unto youpl) — (L) Θ ƒ13 517 1675 syr(s),c,h Codex Schøyenvid Eusebio
 ηλθεν γαρ Ιωαννης (For John came) — rollo

Mateo 11:19
 εργων αυτης (her deeds) — א B* W 124 202 788 1319 2145 syrp,h copsamss,bo ethmss slavmss Orígenespt (Apollinaris) Jerónimomss
 τεκνων αυτης (her children) — Bc C D E F G K L N X Δ Θ Π Σ Φ ƒ1 13 22 28 33 157 174 180 205 346 543 565 579 597 700 826 828 892 983 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2680 𝔐 Lect latt syrs,c,hmg copsamss,mae-1 goth arm ethmss geo slavmss Diatessaron Ireneolat Orígenespt Hilario Ambrosio Epifanio Crisóstomo Jerónimo Agustín
 τεκνων αυτων (its children) — 165 1536 2290

Mateo 11:20
 Τοτε ηρξατο ο Ιησους ονειδιζειν (Then Jesus began to reproach) — C K L N W Θ ƒ1 ƒ13 565 579 892 𝔐pt itg1,h vgmss syr cosamss
 Τοτε ηρξατο ονειδιζειν (Then he began to reproach) — rollo

Mateo 11:21
 Χοραζιν και Βηθσαιδα (Chorazin and Bethsaida!) — D it
 Χοραζιν ουαι σοι Βηθσαιδα (Chorazin! Woe to you, Bethsaida!) — rollo

Mateo 11:21
 καθημενοι μετενοησαν (seated, repented) — א C 33
 καθημεναι μετενοησαν (seated, repented) — Δ ƒ1 892 1424 syrh
 μετενοησαν (repented) — rollo

Mateo 11:23
 και συ, Καφαρναουμ, μη εως ουρανου υψωθηση (And you, Capernaum, will not be raised up unto heaven) — א B* C* D W Θ 372 1253 ita,aur,b,c,d,ff1,ff2,(k),(l) vg syrc co arm eth geo Ireneolat Gaudencio Jerónimomss
 και συ, Καφαρναουμ, μη εως του ουρανου υψωθηση (And you, Capernaum, will not be raised up unto the heaven) — Cc Y ƒ1 22
 και συ, Καφαρναουμ, η εως ουρανου υψωθηση (And you, Capernaum, who unto heaven [you think] you will be raised) — Bc
 και συ, Καφαρναουμ, η εως του ουρανου υψωθησει (And you, Capernaum, will you be raised up unto the heaven?) — L Jerónimoms
 και συ, Καπερναουμ, η εως του ουρανου υψωθεισα (And you, Capernaum, who is elevated unto the heaven) — K M N Π* Σ 33 565 579 892 983 1009 1071 1079 1195 1216 1242 1243 1424 1505 1546 1582c 1646 𝔐pt Lect ith syrs,p,h (slav) Cesáreo Crisóstomopt Jerónimoms
 και συ, Καπερναουμ, η εως ουρανου υψωθεισα (And you, Capernaum, who is elevated unto heaven) — X Δ 124 157 597 1230 1292
 και συ, Καπερναουμ, η εως του ουρανου υψωθησ (And you, Capernaum, you who would be raised up unto the heaven) — E F G S U V Y Γ Πmg 13 118 180 205 209 700 (828) 1006 1010 1342 1344 1364 2174 𝔐pt itf,(g1),q Crisóstomopt Máximo Jerónimomss
 και συ, Καπερναουμ, εως ουρανου υψωθησ (And you, Capernaum, would be raised up unto heaven) — 2148
 και συ, Καπερναουμ, η εως ουρανου υψωθησ (And you, Capernaum, you who would be raised up unto heaven) — 28 788

Mateo 11:23
 καταβηση (you will descend) — B D W 163 372 2680 2737 latt syrs,c copsa goth arm eth geo slav Ireneolat Cesáreo Jerónimo
 καταβιβασθηση (you will be brought down) — א C E F G K L N X Y Δ Θ Π Σ Φ ƒ1 ƒ13 22 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect syrp,h copbo,mae-1 Gaudencio Crisóstomo Pelagio

Mateo 11:25
 και συνετων (and intelligent) — omitido por syrs,c Hilario Agustínvid

Mateo 11:27
 του πατρος (the father) — א* copsams,bo Justino Marcosians
 του πατρος μου (my father) — rollo

Mateo 11:27
 ουδεις επιγινωσκει τον πατερα ει μη ο υιος ουδε τον υιον ει μη ο πατηρ (no one intimately knows the father except the son, nor the son except the father) — N X Diatessaron(syr),arm Marco (marcosiano) Justino Ireneopt Eusebio(pt) (Efrén) Adamantio (Marcelo) Dídimopt (Pseudo-Clementina) Epifanio(pt) Severiano (Juan)
 ουδεις επιγινωσκει τις εστιν ο υιος ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει μη ο υιος (no one intimately knows someone is the son except the father, nor the father someone intimately knows except the son) — 1010
 ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει (no one intimately knows the son except the father, nor the father someone intimately knows) — 1505*
 ουδεις επιγινωσκει τον υιον ει μη ο πατηρ ουδε τον πατερα τις επιγινωσκει ει μη ο υιος (no one intimately knows the son except the father, nor the father [does] someone intimately know except the son) — rollo

Mateo 11:29
 μαθετε (learn) — א* 245 1010
 μαθετε απ’ εμου (learn from me) — rollo

Mateo 12:1
 σταχυας και ταις χερσιν αυτων ψωχειν (grain heads and rubbing them with their hands) — it(c) syrc
 σταχυας (grain heads) — rollo

Mateo 12:2
 τι οι μαθηται σου (Why do your disciples) — it(c) syrs,c
 ιδου οι μαθηται σου (Look, your disciples) — rollo

Mateo 12:2
 εν σαββατω (on Sabbath) — omitido por itff1,k syrs,c

Mateo 12:4
 ελαβεν (he took) — 892* Ambrosiaster
 εφαγον (they ate) — א B 481
 εφαγεν (he ate) — rollo

Mateo 12:4
 ο ουκ εξον ην (which was not permissible) — 70 B D W ƒ13 22 itaur,ff2*,k,q syrp arm
 ους ουκ εξον ην (whichpl was not permissible) — א C E G K L Θ 0233 ƒ1 (33) 565 892 𝔐 Lect lat syrh cop

Mateo 12:4
 αλλ’ η τοις ιερευσιν (but rather the priests) — ƒ1 22
 ει μη τοις ιερευσιν μονοις (except the chief priests alone) — rollo

Mateo 12:9
 εκειθεν ο Ιησους (from there, Jesus) — C N Σ itc,g1,h syrp
 εκειθεν (from there) — rollo

Mateo 12:10
 τοις σαββασιν θεραπευσαι (to heal on the Sabbaths) — omitido por syrs

Mateo 12:12
 μαλλον διαφερει (more valuable) — Θ ƒ13 33 157 517 565 713 1424 1675 lat syrs,c copmae
 διαφερει (better) — rollo

Mateo 12:13
 απεκατεσταθη υγιης (it was restored healthy) — א Cc 892*
 απεκατεσταθη ως η αλλη (it was restored, like the other) — itb,c,ff1,g1h syrs,c,p arm
 απεκατεσταθη η χειρ αυτου υγιης ως η αλλη (his hand was restored, healthy like the other) — 118 209 983 1424 1689 𝑙184
 απεκατεσταθη υγιης ως η αλλη (it was restored, healthy like the other) — rollo

Mateo 12:15
 πολλοι (many) — א B Πc 372 873 lat syr(s),(c) ethmss Eusebiopt (Cromacio) Jerónimo Agustín
 οχλοι (crowds) — N* copsamss
 πολλοι οχλοι (many crowds) — X 0211 0233 1194 2680 ethmss Hilario
 οχλοι πολλοι (many crowds) — C D E G K L Nc W Δ Θ Π* Σ 0281 ƒ1 ƒ13 28 33 157 180 205 565 579 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect itd,f,h,(q) syrp,h copsams,bo arm eth(mss) geo slav Diatessaron Orígenes Eusebiopt (Hilario) Crisóstomo

Mateo 12:16
 και επετιμα αυτοις (And he was reprimanding them) — Θ
 δε ους εθεραπευσεν επεπληξεν αυτοις (But whoever he healed, he rebuked) — D ƒ(1) it
 δε ους εθεραπευσεν επεπληξεν αυτοις και επετιμησεν αυτοις (But whoever he healed, he rebuked them and reprimanded them) — W
 και επετιμησεν αυτοις (And he reprimanded them) — rollo

Mateo 12:22
 ωστε τον κωφον (so that the deaf-mute) — א B D 892 983 1424 itff1,g1,k syrs,c cop
 ωοτε τον κωφον και τυφλον (so that the deaf-mute and blind) — L W X Δ Θ 0233 ƒ1 ƒ13 517 700 713 𝑙844 𝑙2211 syrp,h Basilio
 ωστε τον τυφλον και κωφον (so that the blind and deaf-mute) — C 0281 22 33 565 𝔐 Lect itq
 texto omitido — lat

Mateo 12:24 (also Mateo 12:27)
 Βεεζεβουλ (Beezeboul) — א B
 Belzebul — itd
 Beelzebub or Baalzebub — itc,(ff1) vg syrs,c,p
 Βεελζεβουλ (Beelzeboul) — 21 C (D) (L) W Θ 0281 ƒ1 ƒ13 33 𝔐 Lect itmss syrh (cop) Orígenes

Mateo 12:25
 ο Ιησους (Jesus) — omitido por 21 א B D 892* 𝑙387 itd,(k) syrs,c copsa,bomss slavmss Crisóstomopt

Mateo 12:29
 διαρπασαι (plunders) — א Cc D L Θ ƒ13 𝔐 Lect syrc
 αρπασαι (seizes) — B C* N W ƒ1 892 1424

Mateo 12:30
 σκορπιζει (is scattering) — B C D K L W X Δ Θ Π ƒ1 ƒ13 28 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1582c 1646 2148 2174 𝔐 Lect lat syr copsa arm geo
 σκορπιζει με (is scattering me) — א 33 1582* syrhmg copbo eth Orígenes Atanasio Crisóstomo
 διαρπαστω (is plundering) — 𝑙185
 omit text — itk

Mateo 12:31
 βλασφημια αφεθησεται υμιν τοις ανθρωποις (blasphemy will be forgiven to youpl by men) — B ƒ1 22 syrpalmss copsa,mae-1 Orígenes Atanasio
 βλασφημια αφεθησεται αυτοις τοις ανθρωποις (blasphemy will be forgiven to them by men) — ethmss
 βλασφημια αφεθησεται (blasphemy will be forgiven) — syrpalmss
 βλασφημια αφεθησεται τοις ανθρωποις (blasphemy will be forgiven to men) — rollo

Mateo 12:31
 ουκ αφεθησεται (will not be forgiven) — א B ƒ1 22 174 517 892 1424 1675 itaur,k vg copsa,bo,mae-2
 ουκ αφεθησεται αυτω (will not be forgiven to him) — it(b),ff1,h syrs,c copboms,mae-1
 ουκ αφεθησεται τοις ανθρωποις (will not be forgiven to men) — C D L W Θ 0271 ƒ13 33 𝔐 Lect itmss syrp,h

Mateo 12:32
 κατα του υιου του ανθρωπου ουκ αφεθησεται αυτω (against the Son of Man, it will not be forgiven to him) — B*
 κατα του υιου του ανθρωπου αφεθησεται αυτω (against the Son of Man, it will be forgiven to him) — rollo

Mateo 12:32
 κατα του πνευματος του αγιου ου μη αφεθησεται αυτω (against the Holy Spirit, it will not in any way be forgiven to him) — א*
 κατα του πνευματος του αγιου ου μη αφεθη αυτω (against the Holy Spirit, may it not in any way be forgiven to him) — B
 κατα του πνευματος του αγιου ουκ αφεθησεται αυτω (against the Holy Spirit, it will not be forgiven to him) — rollo

Mateo 12:34
 το στομα λαλει αγαθα (the mouth is speaking good things) — D* itd
 το στομα λαλει (the mouth is speaking) — rollo

Mateo 12:35
 εκ του αγαθου θησαυρου της καρδιας αυτου (out of the good treasure of his heart) — L ƒ1 33 itaur,(f) vgmss syr(s),(c)
 εκ του αγαθου θησαυρου (out of his good treasure) — rollo

Mateo 12:38
 και Φαρισαιων (and of the Pharisees) — omitido por B

Mateo 12:44
 ευρισκει τον οικον (he finds the house) — D syrh(mg)
 ευρισκει αυτον (he finds it) — itc,ff2,h vgmss copmae
 ευρισκει (he finds) — rollo

Mateo 12:46
 ζητουντες αυτω λαλησαι (seeking to speak to him) — omitido por א*

Mateo 12:47
 Verso omitido — א* B L Γ 579 597 1009 𝑙12 𝑙387 itff1,k syrs,c copsa,mae-2

Mateo 13:9
 ωτα (ears) — א* B L ita,e,ff1,k syrs Tertuliano
 ωτα ακουειν (ears to hear) — rollo

Mateo 13:33
 ελαλησεν αυτοις (he spoke to them) — B W 0233 0242vid ƒ1 33 𝔐 lat syrp copbo
 ελαλησεν αυτοις λεγων (he spoke to them, saying) — א L Θ f 13 ith,(l),q vgmss copsams mae
 παρεθηκεν αυτοις λεγων (he propounded to them, saying) — C 1241 copsamss
 omitido por — D itd,(k) syrs,c Codex Schøyen

Mateo 14:12
 σωμα (body) — W 0106 0136 𝔐 lat syrh copsa
 πτωμα (corpse) — א B C D L Θ ƒ1 ƒ13 33 565 700 892 1010 1241 1424 e k syrs, c, p copbo

Mateo 15:6
 τὸν πατέρα αὐτοῦ (his father) — אa, B, D, ita, d, e, syrc, copsa, geo
 τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (father or his mother) — Θ ƒ1 (1216 omit αὐτοῦ) 𝑙184, geoB, Orígenes
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα (his father or mother) — 084 ƒ13 33 700 892 1071
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (his father or his mother) — C, K, L, W, X, Δ, Π, 0106, 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, (1546), 1646, 2148, 2174, 𝔐 Lect
 τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (his father and his mother) — 565, 1241

Mateo 15:6 (véase Marcos 7:13)
 τὸν λόγον (word) — אa, B, D, Θ, 700, 892, 1230, ita, b, d, e, ff1, syrc, s, p, hmg, copsa, bo, arm, eth, geo, Diatessaron, Ireneo, Orígenes, Eusebio, Agustín
 τὸν νόμον (Law) — א*, b, C, 084, ƒ13, 1010, geo2
 τὴν ἐντολήν (commandment) — K, L, W, X, Δ, Π, 0106, ƒ1, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, 𝔐 Lect, itaur, c, f, g1, l, q, vg, syrh, Orígenes

Mateo 15:15
 τὴν παραβολὴν ταύτην (this parable) — C, D, K, L, W, X, Θ, Π, 0119, 33, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, 𝔐 Lect
 τὴν παραβολὴν αὐτήν (parable that) — Δ
 ταύτην τὴν παραβολήν (this parable) — ƒ13
 τὴν παραβολήν (parable) — א, B, 0237, ƒ1, 700, 892, copsa, copbo, geoB

Mateo 15:31
 λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (speaking, the crippled healed) — C K L P W X Δ Π 565 (700c) 1009 1010 1071 1079 1195 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 𝑙1231 𝑙1761 itd, f, q
 λαλοῦντας, κυλοὺς ὑγιεῖς (idem.) — 𝑙185
 λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς (speaking, and the crippled healed) — D Θ ƒ13 33 1230 1253 𝑙76 syrp h
 ἀκούοντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (hearing, the crippled healed) — B
 ἀκούοντας κυλοὺς ὑγιεῖς (idem.) — 𝑙211
 ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (hearing and speaking, the crippled healed) — N O Σ
 λαλοῦντας (speaking) — א ƒ13 700* 892 𝑙184 it vg syr eth geo Orígenes

Mateo 16:2b-3
Los manuscritos de la tradición textual alejandrina excluyen el pasaje.

Mateo 16:12
 της ζυμης των αρτων (leaven of bread) — א2, B, L, 892, 1009, 1241
 της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων (leaven of bread of the Pharisees and Sadducees) — א, ff1, syrcur
 της ζυμης των Φαρισαιων (leaven of the Pharisees) — 33
 των αρτων (bread) — ƒ1
 της ζυμης του αρτου (leaven of bread) — C, W, 𝔐 c, f, q, syrp, syrh, copsa, copbo
 της ζυμης (leaven) — D, Θ, ƒ13, 565, a, b, ff2, syrs

Mateo 17:21
 Verso incluido — C D K L W X Δ Π ƒ1 ƒ13
 Verso omitido — א B Θ 33 892 syrc pal copsa bo arm eth

Mateo 18:11
 Verso omitido — א B L* Θ 33 892txt it syr cop

Mateo 19:29
 ἐκατονπλασίονα (hundredfold) — א C D W Θ ƒ1 ƒ13 28 33 565 700 892 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 2148 2174 𝔐 Lect it vg syr copbo arm eth
 πολλαπλασίονα (manifold) — B L 1010 syrpal copsa ethmss

Mateo 20:28
 D y Φ have an addition:
"But seek to increase from that which is small, and to become less from which is greater. When you enter into a house and are summoned to dine, do not sit down at the prominent places, lest perchance a man more honorable than you come in afterwards, and he who invited you come and say to you, "Go down lower"; and you shall be ashamed. But if you sit down in the inferior place, and one inferior to you come in, then he that invited you will say to you, "Go up higher"; and this will be advantageous for you."

Mateo 21:23
 διδασκοντι (while he was teaching) — omitido por 7 ita, b, c, ff1, ff2(c), h, l, r1 vgmss syrs,c Hipólito Orígenespt

Mateo 21:31
 ὁ πρῶτος (the first) — א, C*, K, W, Δ, Π, 𝔐
 ὁ δεύτερος (the second) — 4, 273
 ὁ ὕστερος (the latter) — B
 ὁ ἔσχατος (the last) — D, Θ, ƒ13

Mateo 21:44
 verso omitido — 104 D 33 ita,b,d,e,ff1,ff2,r1 syrs Diatessaronsyr Ireneo Orígenes Eusebiosyr

Mateo 22:10
 γαμος (wedding) — B1 D W Θ 33 085 0161 ƒ1 ƒ13 𝔐 Ireneolat
 νυμφων (bride) — א B* L 0138 892 1010 𝑙102
 αγαμος (unmarried person) — C

Mateo 23:26
 καὶ τῆς παροψίδος (and dish) — א, B, C, L, W, 33, syrp, h) 𝔐 cop ƒ13
 frase omitida — D Q 1 118 209 1582 700 a d e ff1 r1 syrs) geo Ireneolat Clemente (hiatus: b syrcur)

Mateo 23:38
 ἔρημος — mss de los tipos textuales occidental, cesariano, bizantino y algunos alejandrinos
 palabra omitida — 77 (?), B, L, 𝑙184

Mateo 25:17
 ἐκέρδησεν — א, B, C*, L, 33, 892, 1010, 1546, itaur, g1, l, vg, syrp, pal, copsa, bo, arm, eth
 καὶ αὐτὸς ἐκέρδησεν — D itd
 ἐκέδησεν καὶ αὐτός — A, C3, K, W, X, Δ, Θ, Π, 074 ƒ1 ƒ13, 28, 565, 700, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2174, 𝔐 Lect ith, syrh

Mateo 26:28
 διαθήκης (covenant) — Θ y mss alejandrinos
 καινῆς διαθήκης (new covenant) — mss occidentales, cesarianos y bizantinos

Mateo 27:4
 ἀθῷον (innocent) — א B* C K W X Δ Π 𝔐 Lect
 δίκαιον (righteous) — B2mg L Θ

Mateo 27:9
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου (fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet) — omitida la palabra Ιερεμιου (Jeremías) en los manuscritos Φ 33 ita itb syrs, p copbo
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ζαχαρίου τοῦ προφήτου (fulfilled what was spoken by Zachariah the prophet) — 22 syrhmg
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰησαίου τοῦ προφήτου (fulfilled what was spoken by Isaiah the prophet) — 21

Mateo 27:16
 Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jesus the Barabbas) — Θ ƒ1 700* syrs, pal arm geo2
 τὸν Βαραββᾶν (the Barabbas) — B 1010 Orígenes Jerónimo ("Barabbas, or Bar Rabbah, which is interpreted as the son of their master)
 Βαραββᾶν (Barabbas) — א A D K L W Δ Π 064 ƒ13 565 700c 892 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 𝔐 Lect copsa,bo goth

Mateo 27:49 (véase Juan 19:34)
 ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἒνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὖδορ καὶ αἳμα (the other took a spear and pierced His side, and immediately came out water and blood) — א B C L U Γ 1010 1293 syrpal ethmss vgmss
 frase omitida por todos los demás — A D E F G H K M S W Δ Θ Σ 090 𝔐 it am syrcur copsacopbo arm geo y tardíos manuscritos alejandrinos 892

Mateo 28:19

 Πορευθέντες οὖν (omit οὖν | א A ƒ13 𝔐) μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες (—σαντες | B D) αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo) א A B D W ƒ1,13 𝔐 latt syr co rollo
 Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου (Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones en mi nombre) EusebioAnte-Niceno

 Compárese con , , , , .

Evangelio de Marcos 

Marcos 1:2
 ἐν τοῖς προφήταις (en los profetas) – A, W, f13, Byz
 ἐν τῷ Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (en Isaías el profeta) – א, B, L, D
 ἐν Ἠσαἲᾳ τῷ προφήτῃ (en Isaías profeta) – D, Θ, f1

Marcos 1:8
 ἐν πνεύματι ἁγίῳ (con el Espíritu Santo) — א, A, D, K, W, Δ, Θ, Π, f1, f13,
 πνεύματι ἁγίῳ — B, L
 ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πυρί (con el Espíritu Santo y fuego) — P, 1195, 1241, ℓ 44, syrh

Marcos 1:13
 καὶ ἦν ἐν τῇ ερημω (él estaba en el desierto) — א, A, B, D, L, Θ, 33, 579, 892, 1342, 2427
 καὶ ἦν ἐκει ἐν τῇ ερημω (él estaba allí en el desierto) — W, Δ, 157, 1241, Byz, TR
 καὶ ἦν ἐκει (él estaba allí) — 28, 517, 565, 700, f1, Familia Π, syrs
 omitido — f13
 laguna — C, Ψ, syrc

Marcos 1:14
 εὐαγγέλιον — א, Β, L, Θ, f1, f13, 28, 33, 565, 892
 εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας — Α, D, Κ, W, Δ, Π, 074, 0133, 0135, 28mg, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, lat, syrp, copbo

Marcos 1:41
 σπλαγχνισθεις — mayoría de mss
 οργισθεις — Codex Bezae a ff2 r1

Marcos 2:26
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ ἀρχιερέως (cuando Abiatar era el sumo sacerdote) — א, A, B, K, L, 892, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, ℓ 69, ℓ 70, ℓ 76, ℓ 80, ℓ 150, ℓ 299, ℓ 1127, ℓ 1634, ℓ 1761, arm
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἀρχιερέως (cuando Abiatar era sumo sacerdote) — A C Θ Π 074
 ἐπὶ Ἀβιαθαρ τοῦ ἱερέως (cuando Abiatar era sacerdote) — Δ, itf
 frase omitida por los manuscritos D, W, 1009, 1546, ita, b, d, e, ff2, i, r1, t, syrs

Marcos 4:19
 η αγαπη του πλουτου (el amor de la riqueza) — Δ
 η απατη του πλουτου (la ilusión de la riqueza) — א, A, Β, C, E, Byz
 απαται του πλουτου (las ilusiones de la riqueza) — W
 απαται του κοσμου (las ilusiones del mundo) — D (Θ 565)

Marcos 4:19
 και αι περι τα λοιπα επιθυμιαι (y el deseo de otras cosas) — resto de mss
 omitido — D (Θ) W f1 28 (565 700) it

Marcos 4:24
 καὶ προστεθήσεται ὑμῖν — א, B, C, L, Δ, 700, 892
 καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς ἀκούουσιν — A K Π 0107 Byz
 omitido — códices D, W, 565

Marcos 5:9
 απεκριθη λεγων — E 565 700 1010
 απεκριθη — D
 λεγει αυτω — resto de mss.

Marcos 5:9
 λεγιων ονομα μοι — א B C L Δ
 λεγεων — A W Θ f1 f13 Byz

Marcos 5:37
 ουδενα μετ' αυτου συνακολουθεσαι — א, B, C, L, Δ, 892
 ουδενα αυτω συνακολουθεσαι — Α, Θ, 0132, 0133c, f13, Byz
 ουδενα αυτω παρακολουθεσαι — D, W, 0133*, f1, 28, 565, 700, pc
 ουδενα αυτω ακολουθεσαι — A, K, 33, 1241, al

Marcos 6:33
 ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτούς — א, B, 0187 (omite εκει), 892, ℓ 49, ℓ 69, ℓ 70, ℓ 299, ℓ 303, ℓ 333, ℓ 1579, (ℓ 950 αυτους), itaur, vg, (copsa,bo)
 ἐκει καὶ προσηλθον αὐτοῖς — Codex Regius, 1241, (Δ, Θ, ℓ 10 αὐτοῖς), ℓ 12, ℓ 80, ℓ 184, ℓ 211, ℓ 1127, arm, geo
 ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτῷ — Codex Bezaegr, itb
 ἐκεῖ καὶ συνῆλθον αὐτοῦ — 28, 700
 ἐκεῖ καὶ ἢλθον αὐτοῦ — 565, it(a),d,ff,i,r, Diatessaron
 καὶ ἢλθον ἐκεῖ — f1
 προηλθον αὐτὸν ἐκεῖ — Peshitta
 πρὸς αὐτούς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον — 33
 ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνῆλθον πρὸς αὐτον — K, Π, (f13 συνεισηλθον προς αὐτούς), 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
 ἐκεῖ καὶ προῆλθον αὐτοῖς καὶ συνέδραμον πρὸς αὐτον — A
 ἐκει — W, ℓ 150, itc

Marcos 6:51
 ἐξίσταντο — א, B, L, Δ, 28, 892, itc, ff2, i, l, vg, syrs, copsa, bo, geo
 ἐξεπλήσσοντο — f1
 ἐξίσταντο καὶ ἐθαύμαζον — A, D, K, W, X, Θ, Π, f13, 33, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 ἐθαύμαζον καὶ ἐξίσταντο — 517, 1424

Marcos 7:2
 πυγμη – A B D K L X Θ Π
 πυκνα – א W vg
 omitido – Δ syrs copsa

Marcos 7:16
 El verso es omitido por א, Β, L, Δ, 28

Marcos 8:10
 τὰ μέρη Δαλμανουθά — א, Α, Β, C, K, L, X, Δ, Π, 0131, 33, 700, 892, 1009, 1010, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop
 τὰ ὂρη Δαλμανουθά — 1071
 τὸ ὂρος Δαλμανοῦναι — W
 τὰ ὅρια Δαλμανουθά — 1241
 τὸ ὂρος Μαγεδά — 28
 τὰ ὅρια Μελεγαδά — Dgr
 τὰ μέρη Μαγδαλά — Θ, f1, f13, ℓ 80
 τὰ μέρη Μαγεδά — 565

Marcos 9:49
 πας γαρ πυρι αλισθησεται – (א εν πυρι) B L W Δ f1 f13 28 565 700 ℓ260 syrs copsa
 πασα γαρ θυσια αλι αλισθησεται – D it
 πας γαρ πυρι αλισθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται – A (C εν πυρι) K (X πυρι αλι αλισθησεται) Π (Ψ θυσια αναλωθησεται)
 πας γαρ πυρι αναλωθησεται και πασα θυσια αλι αλισθησεται – Θ

Marcos 10:2
 προσελθόντες Φαρισαῖοι (los fariseos se acercaron) – A B K L Γ Δ Ψ f13, 28 700 892 1010 1079 1546 1646 Byz copbo goth
 προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι (el orden de las palabras varía) – א, C, X
 verso omitido por D, a, b, d, k, r1, syrsin (syrcur)

Marcos 10:47
 Ναζαρηνός – B L W Δ Θ Ψ
 Ναζορηνός – D
 Ναζωρινός – 28
 Ναζωραιός – א A C

Marcos 11:26
 Verso omitido por א, B, L, W, Δ, Ψ, 565, 700, 892, 1216, k, l, syrs,pal, cop
 Verso incluido por K, X, Θ, Π, 28 Byz

Marcos 14:39
 τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών (diciendo las mismas palabras) – omitido por D, a, b, c, d, ff2, k, (syrcur)

Marcos 15:28
 verso omitido por א, B, C, D, Ψ, k, syrs, cop

Marcos 15:34 (véase Salmos 22:2)
 ἐγκατέλιπές με (me has abandonado) — א, B, Ψ, 059, vg, syrs, p, copsa, bo, fay, geo
 ἐγκατέλειπές με — L, 0112, 565, 892
 με ἐγκατέλιπες (véase Mateo 27:46) — C, P, X, Δ, Θ, Π2, f1, f13, 28, 700, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, goth
 με ἐγκατέλειπες — A, Π*
 με ἐγκατέλειπας — K, 1009, (ℓ 70)
 με ἐγκατέλιπας — 33
 ὠνείδισάς με (insúltame) — D, itc, (i), k, syrh

Marcos 16:8-20

 pasaje omitido por א, B, 304

Evangelio de Lucas 

Lucas 2:7
 φατνη (pesebre) — א A B D L W Θ Ξ 700
 τη φατνη (el pesebre) — Ψ 053 f1 f13 Byz
 τω σπηλαιω φατνη (la cueva del pesebre) — Orígenes (vía Epifanio)

Lucas 2:9
 εφοβηθησαν σφοδρα (temían extremadamente) – Β
 εφοβηθησαν φοβον μεγαν (tuvieron gran temor) – א A D L Ψ 053 f1 f13 Byz
 εφοβηθησαν φοβον μεγαν σφοδρα (temían con muy extremado temor) – W copsa

Lucas 2:21
 ἐπλήσθησαν(cumplido) – א Β A L Ψ 053 f1 f13 Byz
 επληρωθησαν (finalizado) – Θ 33
 συνετελέσθησαν (completado) – D copsa

Lucas 2:21
 αυτον και εκληθη (y él fue llamado) – א Β A L Ψ 053 f1 Βyz
 αυτον εκληθη (él fue llamado) – Θ f13 565
 το παιδιον ωνομασθη (el niño fue llamado) – D

Lucas 2:22
 αὐτῶν — א, A, B, K, L, W, Δ, Θ, Ξ, Π, Ψ, 053 etc.
 αυτου — D, 2174, syrs, copsa
 αὐτῆς — 76
 omitido — 435, copbo

Lucas 2:38
 καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (y a esa hora) — א, A, B, D, L, W, Δ, Ξ, Ψ, 0130, 28, 33
 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ (y a esa hora ella) — Θ, 053, f1, f13, Byz

Lucas 4:17
 ἀνοίξας (abierto) — B, A, L, W, Ξ, 33, 892, 1195, 1241, ℓ 547, syrs, h, pal, copsa, bo
 ἀναπτύξας (desenrollado) — א, Dc, K, Δ, Θ, Π, Ψ, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1071, 1079, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
 ἁπτύξας (tocado) — D*

Lucas 5:26
 και εκστασις ελαβεν απαντας και εδοξαζον τον θεον (Y el asombro se apoderó de todos ellos, y estaban glorificando a Dios) — omitido por D M S W X Ψ Ω* 13 69 118 124 157 174 205 209 579 788 1241 itd,e

Lucas 5:39
 verso omitido en D itmss

Lucas 6:4
 Codex Bezae contiene la siguiente adición inmediatamente después de Lucas 6:4.

 Τη αυτη ημερα θεασαμενος τινα εργαζομενον τω σαββατω ειπεν αυτω ανθρωπε, ει μεν οιδας τι ποιεις, μακαριος ει ει δε μη οιδας, επικαταρατος και παραβατης ει του νομου. — D
 Eodem die videns quendam operantem sabbato et dixit illi: Homo, siquidem scis, quod facis, beatus es, si autem nescis, maledictus et trabaricator legis. — d
 Ese mismo día, viendo a alguien trabajando en sábado, él (Jesús) le dijo: Hombre, si sabes lo que haces, bendito eres, pero si no sabes, es maldito y un transgresor de la ley.

Lucas 7:7
 διο ουδε εμαυτον ηξιωσα προς σε ελθειν (por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti) — omitido en D 700* itmss syrs

Lucas 7:13
 ο Ιησους (Jesús) — D W f1 700 1241 itf vgmss syrs,p cobo
 ο κυριος (el Señor) — rollo

Lucas 8:26
 Γερασηνων (gerasenos) — 75 B D 0267 latt cosa,boms
 Γεργεσηνων (gergesenos) — א L X Θ Ξ f1 22 33 157 579 700* 1241 1342 syrpal cobo arm geo Eusebius Epiphanius
 Γαδαρηνων (gadarenos) — A R W Δ Ψ 0135 f13 700c 1071 Byz syr goth

Lucas 8:43
 ιατροις προσαναλωσασα ολον τομ βιον (y había gastado en médicos todo cuanto tenía) — omitido por 75 B (D) 0279 syrs,pal cosa arm geo Orígenes

Lucas 9:35
 ἐκλελεγμένος (único Elegido) — 45 75 א B L Ξ 892 1241 a aur ff2 l vgst syrs
 εκλεκτος (elegido) — Θ f1 1365
 αγαπητος (amado) — A C K P W X Δ Π f13 28 33 565 700 Byz Marcion
 αγαπητος εν ο ευδοκησα (amado en quien me he complacido) — C3 D Ψ ℓ 19 ℓ 31 ℓ 47 ℓ 48 ℓ 49 ℓ 49m ℓ 183 ℓ 183m ℓ 211m

Lucas 9:55-56
 στραφεις δε επετιμησεν αυτοις (pero Él se volvió y los reprendió) — 45 75 א B C L W X Δ Ξ Ψ 28 33 565 892 1009 1010 1071 Byzpt Lect
 στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν, Ουκ οιδατε ποιου πνευματος εστε (pero Él se volvió y los reprendió y les dijo: No sabéis de qué espíritu sois) — D (ℓ 1127m) d geo
 στραφεις δε επετιμησεν αυτοις καὶ εἶπεν, Οὑκ οἴδατε οἵου πνεύματος ἑστε ὐμεῖς; ὀ γὰρ υἰὸς τοῦ ἁνθρώπου οὑκ ἦλθεν ψυχὰς ἁνθρώπων ἁπολέσαι ἁλλὰ σῶσαι (pero Él se volvió y los reprendió y les dijo: No sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas) — K Π 1079 1242 1546 (f1 omite γαρ) (Θ f13 omite υμεις y γαρ)

Lucas 10:41-42
 instead μεριμνας και θορυβαζη περι πολλα, ολιγων (ενος) δε εστιν χρεια Μαριαμ γαρ (afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y Miriam [María] ha escogido) tiene solo θορυβαζη (estás turbada) con (D también tiene Μαριὰμ Miriam) (a, b, d, e, ff2, i, l, r1, syrs, Ambrosio omite θορυβαζη)

Lucas 11:2
 ἐλθέτω τὸ πνεῦμα σου τὸ ἄγιον εφ ημας και καθαρισατω ημας (Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos purifique) — 162, 700
 ἐφ ἡμᾶς ἐλθέτω σου ἡ βασιλεία (Y tu reino venga sobre nosotros) — D, itd
 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου (Venga tu reino) — A, B, K, L, X, Θ, Π, Ψ, f1, 28, 33, (565, 1253), 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ℓ 69, ℓ 185, ℓ 1127, it, vg, syr, copsa, bo, arm, geo, Orígenes
 ἐλθάτω ἡ βασιλεία σου (Venga tu reino) — C, P, W, Δ, f13, 1241, (een 45 indistinguible ἐλθάτω o ἐλθέτω)
 omitido — geo

Lucas 11:13
 πνευμα αγιον – 75, א, B, C, K, W, X, Δ, Π, Ψ, f1, f13, 28
 πνευμα αγαθον – L 1230 1253 1646, ℓ 4, ℓ 12, ℓ 15, ℓ 19, ℓ 69, ℓ 185, ℓ 211
 δοματα αγαθα – Θ, ℓ 32m

Lucas 12:14
 κριτὴν ἢ μεριστήν (juez o partidor) — 75, א, B, L, 0191, f1, f13, 33, 700, 892, 1241, copsamss
 δικαστὴν ἢ μεριστήν (juez o partidor) — A, K, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
 μεριστὴν ἢ δικαστήν (partidor o juez) — 472, ℓ 1642, eth
 κριτὴν ἢ δικαστήν (partidor o juez) — 69
 ἄρχοντα καὶ δικαστήν (gobernante y juez) — 157
 κριτήν (juez) — D, it(a), c, d
 δικαστήν (juez) — 28
 μεριστήν (partidor) — copsamss

Lucas 12:21
 verso omitido por – D, a, b, d

Lucas 14:5
 υἱὸς ἢ βοῦς – 45, 75, B, W, Δ, 28, 565, 700
 υἱὸς ὑμῶν – 1344, ℓ 184, ℓ 1579
 ὄνος ἢ βοῦς – א, K, L, X, Π, Ψ, f1, f13, 33, 892, 1071, ℓ 547
 ὄνος υἱὸς ἢ βοῦς – Θ
 πρόβατον ἢ βοῦς – D
 υἱὸς ἢ βοῦς ἢ ὄνος – 2174, syrc

Lucas 17:36 (véase Mateo 24:40)
 verso omitido por א, A, B, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 063, f1, 28, 33, 565, 892, 1009, 1010, 1079, 1195, 1216, 1242, 1365, Byz, ℓ 184, ℓ 950, copsa, bo, goth, eth
 δύο ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dos en el campo; uno será tomado y el otro dejado) — D, 1071, 1230, 2174, ℓ 185, ℓ 1579, it, vg, syr, arm, geo, Diatessarona, i, n
 δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dos estarán en el campo; uno será tomado y el otro será dejado) — 700, 1253, 1344
 δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται (dos estarán en el campo; uno será tomado y el otro será dejado) — 1646
 δύο ἔσονται ἐν ἀγρῷ εἷς παραλημφθήσεται, ἡ δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται (dos estarán en el campo entonces; uno será tomado, pero el otro será dejado) — f13

Lucas 22:19b-20
 τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον... τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον (que es entregado por vosotros... que es derramada por vosotros), omitido por D, a, (b, e tiene un orden diferente de palabras) d, ff2, i, l (syrcur omite solo τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυννόμενον)

Lucas 22:43-44

Lucas 22:62
 verso omitido por a, b, e, ff2, i, l, r1 (0171 no parece dejar el espacio)

Lucas 24:3
 τοῦ κυρίου Ἰησοῦ (del Señor Jesús) — 75, א, A, B, C, K, L, W, X, Δ, Θ, Π, Ψ, 0124, f1, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, Byz, Lect, itaur, c, f, q, vg
 του Ιησου (Jesús) — 579, 1071, 1241, syrcur
 omitIDO POR D, a, b, d, e, ff2, l, r1

Lucas 24:6
 οὐκ ἔστιν ὢδε, ἀλλ(ὰ) ἠγέρθη (No está aquí, sino que ha resucitado), omitido por D, a, b, d, e, ff2, l, r1, armmss, geoB

Lucas 24:9
 απο του μνημειου (del sepulcro), omitido por D, a, b, c, d, e, ff2, l, r1, arm, geo

Lucas 24:12
 verso omitido por D, a, b, d, e, l, r1

Lucas 24:26
 δοξαν – mayoría de mss.
 βασιλειαν – 75

Lucas 24:36
 καὶ λέγει αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν (y les dijo: Paz a vosotros) — mss de los tipos textuales alejandrino, cesariano y bizantino
 omitido por D, a, b, d, e, ff2, l, r1

Lucas 24:40
 καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χειρᾶς καὶ τοὺς πόδας (y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies), omitido por D, a, b, d, e, ff2, l, r1, syrs, syrcur

Lucas 24:51
 καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν (y llevado al cielo), omitido por א*, D, a, b, d, e, ff2, l
 hiatus in r1, syrs syrcur) geo1

Lucas 24:52
προσκυνήσαντες αὐτὸν (a adorarlo), omitido por D, a, b, d, e, ff2, l (hiat r1), syrs (syrcur), geo2

Lucas 24:53
 εὐλογοῦντες τὸν θεόν (alabando a Dios) — alejandrino
 αἰνουντες τὸν θεόν (bendiciendo a Dios) — occidental
 αἰνουντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεόν (alabando y bendiciendo a Dios) — Byz

Evangelio de Juan 

Juan 1:4
 εν αυτῳ ζωη εστιν (en él está la vida) — א D it vgmss Ireneolat Heracleón Clementept Orígenespt
 texto omitido — Wsupp
 εν αυτῳ ζωη ῃν (en él estaba la vida) — Todos los otros mss. (rollo)

Juan 1:18
 ο μονογενης υιος (el unigénito Hijo) — A C3 K X Δ Θ Π 063 0234 f1,13 28 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 Byz, mss. georgianos de Adysh (siglo IX).
 ο μονογενης θεος (el unigénito Dios) — 75 אc 33 copbo
 μονογενης θεος (Dios [el] unigénito) — 66 א* B C* L

Juan 1:28
 εν Βηθανιᾳ εγενετο — 59vid, 75, A, B, C,*, L, Wsupp, X, Δ, Θ, Ψ, 063, 28, 565, 700, 892*, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365*, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr
 εγενετο εν Βηθανιᾳ — 66, א*, ita, b, e, r1, copsa
 εν Βηθαβαρᾳ εγενετο — C2, K, Ψ, 083, 0113, f1, f13, 33, 1079, 1230, 1365c, 1546, 1646c, y Byz
 εν Βηθαραβᾳ εγενετο — 892, syrhmg, Orígenes
 εγενετο εν Βηθαραβᾳ — א2

Juan 1:30
 υπερ — 55, 66, 75, א* B C* Wsupp
 περι — א2 A C3 L Θ, Ψ, 063, 0101 f1 f13 Byz

Juan 1:34
 ο εκλεκτος (el Elegido) — 5 106vid 187 218 228 1784 itb*, e, ff2 syrs, c Ambrosio Agustín
 ο εκλεκτος του υιος (el Hijo electo) — ita,ff2c syrpalmss copsa
 ο υιος (el Hijo) — rollo

Juan 2:3
 οινον ουκ ειχον οτι συνετελεσθη ο οινος του γαμου, ειτα (ellos no tenían vino, porque el vino del banquete de bodas se terminó, entonces) — א* itmss syrhmg
 υστερησαντος οινου (faltando el vino) — rollo

Juan 3:12
 πιστευετε (creéis) — 75 050 083 579 itaur,ff2,l vgmss cobomss
 πιστευσετε (creeréis) — rollo

Juan 3:16
 υιον — 66 75 א* B Wsupp
 υιον αυτου — rollo

Juan 3:20
 τα εργα αυτου — א B Δ 050 063 083 086 28 700 1230 1242c 1253 1365 2148 Byz ℓmss it copfay arm geo
 αυτου τα εργα — 75, A, K, Wsupp, Π, f1, 565, 892*, 1079, 1546,
 τα εργα αυτου οτι πονηρα εστιν — 66 Θ f13 33 1009 1010 1071 1195 1216 1242* 1344 1646 2174 itr1 copsa,bo,ach2
 τα εργα αυτου πονηρα εστιν οτι — L
 τα εργα αυτου οτι πονηρα εισιν — Ψ
 αυτου τα εργα οτι πονηρα εισιν — 892mg 1241

Juan 4:9
 ου γαρ συγχρωνται Ιουδαιοι Σαμαριταις (Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí) omitido por א* D ita,b,d, e, j copfay

Juan 4:37
 verso omitido en 75

Juan 4:42
 ο χριστος (el Cristo) — A C3 D L Xsupp Δ Θ Ψ 0141 f1,13 33 565 579 1071 Byz itmss syrp,h copbomss
 texto omitido — 66 75 א B C* Wsupp 083vid ℓmss itmss vg syrc copsa,bomss arm Ireneolat Orígenes

Juan 4:46
 ο Ιησους (Jesús) — A Θ Ψ f1,13 Byz itmss syrp,h copbomss
 texto omitido — 66 75 א B C* Wsupp 086 33 1241 itmss vg syrc copsa,bomss

Juan 4:53
 ο Ιησους omitido — א* N*
 ο Ιησους (Jesús) — rollo

Juan 5:2
 βηθζαθα – א 33 b 1 ff2
 βηλζεθα – D a r1
 βηζαθα – L e
 βηθεσδα – A C Byz f q TR
 βησθεσδα – N
 βηθσαιδα – 75 B W 0125 aur c vg bo
 βηδσαιδα – 66 sa

Juan 5:4
 verso omitido por 66 75 א B C* D T Wsupp 0141 33 157 821 2718 itmss vgmss syrc co arm geo

Juan 6:1
 της θαλασσης της Γαλιλαιας της Τιβεριαδος – א A B K L W Δ Π Ψ 063 f1,13 28 33 565
 της θαλασσης της Γαλιλαιας – 66 1546
 της θαλασσης της Τιβεριαδος – 0210 1242 1344 2174 ℓ 184
 της θαλασσης της Γαλιλαιας και της Τιβεριαδος – V itf goth
 της θαλασσης της Γαλιλαιας εις τα μερη της Τιβεριαδος – D Θ 892 1009 1230 1253

Juan 6:4
 verso omitido por 472

Juan 7:1
 ου γαρ ειχεν εξουσιαν (porque él no tenía autoridad) – W 196 743 ita,b,ff2l,r1 syrc Crisóstomo
 ου γαρ ηθελεν (porque él no quería) – Todos los otros mss. (rollo)

Juan 7:53-8:11

Juan 8:8
 ενος εκαστου αυτων τας αμαρτιας (los pecados de cada uno de ellos) — U 73 331 364 658 700 782 1592 it arm
 texto transpuesto a Juan 8:6 — 264

Juan 9:35
 εις τον υιον του ανθρωπου (en el Hijo del Hombre) – 66 75 א Β D W 397 itd syrs cosa
 εις τον υιον του θεου (en el Hijo de Dios) – A K L X Δ Θ Ψ 070 0141 0250 f1,13 28 33 565 700 Byz ℓmss itmss vg syrp,h,pal cobo arm goth

Juan 10:7
 η θυρα (puerta) – mayoría
 ο ποιμην (pastor) – 75 copsa copac

Juan 12:28
 δοξασον σου το ονομα (glorifica tu nombre) — א A C K W Δ Θ Π Ψ 0250 28 565 700 892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1344 1365 1546 1646 2148 Byz ℓ 69 ℓ 70 ℓ 211 ℓ 1579 ℓ 1761
 δοξασον μου το ονομα (glorifica mi nombre) — B
 δοξασον σου τον υιον (glorifica a tu hijo) — L X f1,1333 1071 1241 vg syh mg, copbo
 δοξασον σου το ονομα εν τη δοξη η ειχον παρα σοι προ του τον κοσμον γενεσται — D itd

Juan 13:2
 Ιουδας Σιμωνος Ισκαριωτου — L Ψ 0124 1241
 Ιουδα Σιμωνος απο Καρυωτου — D it(d),e

Juan 14:14
 verso omitido por X Λ* 0141 f1 565 1009 1365 ℓ 76 ℓ 253 itb vgms syrs,pal arm geo Diatessaronmss

Juan 16:28
 εξηλθον παρα του πατρος (Salí del Padre) omitido en D W itb,d,ff2 syrs copmss

Juan 17:14
 καθως εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου (como tampoco yo soy del mundo) omitido en 66* D f13 it syrs

Juan 18:5
 ο παραδιδους αυτον (el que le entregaba), la frase es omitida en 66* syrs

Juan 18:11
 παντες γαρ οι λαβοντες μαχαιραν εν μαχαιρα απολουνται – Θ

Juan 18:21
 ερωτας — א* A B C L W Θ Ψ 054 0250 33 1424 al
 επερωτας — Ds f1 f13 Byz

Juan 19:29
 υσσωπω — 66 אc A Dsupp K L X Π Ψ 054 f1 28 33 565 700 1009 1010 1071 Byz
 μετα χολης και υσσωπου — Θ 892supp 1195 2174

Juan 19:39
 μίγμα — 66 אc A Dsupp K L X Θ Π 054 f1 f13 28 33 565 700 1009 1010 1071
 ἕλιγμα — א* B W copbo
 σμίγμα — Ψ 892supp 2174 ℓ 47
 σμῆγμα — 1242* ℓ 181 syrpal
 malagmani — ite

Juan 20:21
 ο Ιησους (Jesús) omitido en א D L W Ψ 050 lat syrs co

Juan 20:31
 ζωην αιωνιον (vida eterna) – א C(*) D L Ψ 0100 f13 33 it vgmss syrp, h copsa,bo Irenaeuslat
 ζωην (vida) – rollo

Juan 21:6
 οι δε ειπον δι οληϲ (τηϲ) νυκτοϲ εκοπιαϲαμεν και (κοπιαϲαντεϲ) ουδεν ελαβομεν επι δε τω ϲω ρηματι (ονοματι) βαλουμεν (y ellos dijeron: toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu palabra echaremos la red) – 66, א1, Ψ, algunos mss de la Vulgata, copbo

Hechos de los Apóstoles 
Hechos 1:5
 ἔως τῆς πεντηκοστῆς — Codex Bezae, copsa

Hechos 1:10.11
 εἰς τὸν οὐρανόν — omitido por D, 33c, 242, 326*

Hechos 2:5
 κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς — A, B
 κατοικοῦντες εν Ἰερουσαλὴμ, ἄνδρες Ἰουδαῖοι — C3 (Ἰουδαῖοι ἄνδρες), D (εὐλαβεῖς ἄνδρες), Ea (Ἰουδαῖοι κατοικοῦντες), Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect
 κατοικοῦντες ἄνδρες εὐλαβεῖς — א, itph, syrp
 κατοικοῦντες Ιουδαιοι — ℓ 603

Hechos 2:14
 ενδεκα — mayoría
 δεκα αποστολος — D*

Hechos 4:24
 συ – p74, א, A, B, 2495
 συ ει – vgcl
 συ ο θεος – D E P Ψ 049 056 0142 104 326 330 436 451 614 629 945 1241 1505 1739 2412 2492 Byz Lect e gig
 συ ει ο θεος – 2127, ℓ 680, ℓ 1443, d, copsa
 κυριε ο θεος – 33, 181, 1877, syrp, h
 κυριε συ – 88 (arm συ κυριος)
 κυριε – ar

Hechos 5:3
 ὁ Πέτρος Ἁνανία — mayoría de los manuscritos de todos los tipos de texto: alejandrinos, cesarianos y bizantinos.
 Πέτρος πρὸς Ἁνανίαν — D, Ψ
 πρὸς αὐτόν ὁ Πέτρος Ἁνανίαν — E, 321

Hechos 5:28
 ου παραγγελια – אc, Dgr, E, P, (Ψ ουχι), 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect, e, h, p, syrp, h, copsa, arm, eth
 παραγγελια – p74, א*, A, B, ℓ 147, ar, d, gig, vg, copsa

Hechos 8:37
 εἶπε δὲ ὁ Φίλιππος, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω τὸν υἱὸν του θεου ειναι τὸν Ιησουν Χριστον — 104, 323, 453, 945, 1739, 1891, 2818, ℓ 59
 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Φίλιππος, ἐὰν πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, σωθήσει ἀποκριθεὶς δὲ ειπε, πιστεύω εἰς τὸν Χριστὸν τὸν υἱὸν του θεου — Εa, ite
 εἶπε δὲ, εἰ πιστεύεις ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, ἔξεστιν ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος ειπεν αὐτῷ, πιστεύω τὸν υἱὸν του θεου ειναι τὸν Ιησουν Χριστον — 88
 verso omitido por p45, p74, א, A, B, C, P, Ψ, 049, 056, 0142, 33, 81, 88*, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1505, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz, Lect

Hechos 8:39
 πνεῦμα ἅγιον ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν εὐνοῦχον, ἄγγελος δέ κύριου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον (el Espíritu Santo cayó sobre el eunuco, y un ángel del Señor arrebató a Felipe) — A, , 94, 103, 307, 322, 323, 385, 453, 467, 945, 1739, 1765, 1891, 2298, itp, vg, syrh

Hechos 10:25
 Codex Bezae tiene una adición: «Cuando Pedro se acercaba a Cesarea uno de los criados corrió hacia adelante y anunció que había llegado».

Hechos 11:20
 Ελληνιστας – B Db E P Ψ 049 056 0142 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 945 1241 1505 1739 1877 2127 2412 2492 2495 Byz Lect
 Ελληνας – p74 Sinaiticusc, A D arm
 ευαγγελιστας – Sinaiticus

Hechos 12:25
 εις Ιερουσαλημ (a Jerusalén) – א, B, H, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 326, 330, 451, 629, 1241, 1505, 1877, 2492, 2495, Byz, Lect
 εξ Ιερουσαλημ (desde Jerusalén) – p74, A, 33, 69, 630, 2127
 απο Ιερουσαλημ (desde Jerusalén) – D, Ψ, 181, 436, 614, 2412, ℓ 147, ℓ 809, ℓ 1021, ℓ 1141, ℓ 1364, ℓ 1439, ar, d, gig, vg, Crisóstomo
 εις Αντιοχειαν (a Antioquía) – 97mg, 110, 328, 424mg, 425c
 εις την Αντιοχειαν (a Antioquía) – ℓ 38
 απο Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (desde Jerusalén a Antioquía) – E, 322, 323
 εξ Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (desde Jerusalén a Antioquía) – 429, 945, 1739, e, p, syrp, copsa geo
 εις Ιερουσαλημ εις Αντιοχειαν (a Jerusalén a Antioquía) – 104, copsa (algunos mss.)

Hechos 13:33
 εν τω ψαλμω γεγραπται τω δευτερω (está escrito en el segundo salmo) — p75, א, A, B, C, Ψ, 33 81 181 326 630 945 1739
 εν τω ψαλμω τω δευτερω γεγραπται (está escrito en el segundo salmo) — Ε Π 049 88 104 330 436 451 614 629 1241 1505 1877 2127 2412 2492 2495 Byz
 εν τω δευτερω ψαλμω γεγραπται (está escrito en el segundo salmo) — 056 0142
 εν τω πρωτω ψαλμω γεγραπται (está escrito en el primer salmo) — D* it
 εν τοις ψαλμοις γεγραπται (está escrito en Salmos) — p45
 εν τω ψαλμω γεγραπται (está escrito en el salmo) — 522 1175

Hechos 15:23
  — p45, p74, א*, A, B, copbo
  — אc, E, (33), Byz, syrh
  — C, ar, c, gig, w, geo
  — D, d
  — Ψ
  — 614.

Hechos 15:24
 ψυχας υμων (vuestras almas) — p33, p45, p74, א, A, B, D, 33, 81, 629
 ψυχας υμων λεγοντες περιτεμνεσθαι και τηρειν τον νομον (vuestras almas, diciendo: ustedes deben ser circuncidados y guardar la ley) — C, Ea (περιτεμνεσθαι δει), P, Ψ, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1739, Byz

Hechos 15:34
 verso omitido en la mayoría de mss.
 verso contenido en C, 33, 88, 181, 326, 436, 614, 630, 945, 1739, 2412

Hechos 17:26
 εξ ενος – p74, א, A, B, 33, 81, 181, 629, 630, 1739, vg, copsa, bo
 εξ ενος αιματος – D, E, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 326, 330, 436, 451, 614, 945, 1241, 1505, 1877, 2127, 2412, 2492, 2495, Byz Lect
 εξ ενος στοματος – Ψ, ℓ 603
 omitido por ethro

Hechos 18:26
 την οδον – D, d, gig
 την οδον του θεου – p74, א, A, B, 33, 88, 181, 326, 436, 614, 2412, ℓ 60, ℓ 1356
 την οδον του κυριου – E, 1505, 2495, ℓ 598
 τον λογον του κυριου – 945, 1739
 τον λογον του θεου – 630
 την του θεου οδον – P, Ψ, 049, 0142, 104, 330, 451, 1241, 1877, 2127, 2492, Byz, Lect

Hechos 19:20
 του κυριου ο λογος – א A B
 ο λογος του κυριου – mayoría
 η πιστις του κυριου – D, syrp

Hechos 20:15
 και μειναντες εν Τρωγυλλιω (y después de permanecer en Trogilio) – D P 049 88 181 326 330 451 614 945 1241 1505 1877 2127 2412 2492 2495
 και μειναντες εν Στρογγυλιω (y después de permanecer en Strogyllium) – 056 0142
 και μειναντες εν Στογυλιω (y después de permanecer en Stogyllium) – 104
 μεινοντες εις το Γυλλιον (Gyllium) – Ψ
 omitido – p74 א A B C Egr 33 630 1739

Hechos 20:28
 εκκλησιαν του Θεου (iglesia de Dios) — א B 614 1175 2495 al vg sy boms
 εκκλησιαν του κυριου (iglesia del Señor) — p74, A, C*, D, E, Ψ, 33, 453, 945, 1739, 1891, 
 εκκλησιαν του κυριου και του Θεου (iglesia del Señor y Dios) — C3, Byz

Hechos 21:1
 Παταρα – א B E P Ψ 049 056 0142 33 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 945 1241 1505 1739 1877 2127 2412 2492 2495 Byz ar e vg syrp, h copbo arm eth
 Πατερα – p74 A C
 Παταρα και Μυρα – p41 Dgr gig (itph Hyram) vgmss copsa

Hechos 24:6b-8a
 verso omitido en la mayoría de mss.
 verso contenido (con diferencias textuales) en E, Ψ, 056, 0142, 33, 88, 181, 424, 436, 483, 614, 630, 945, 1505, 2412, 2495

Hechos 24:20
 ευρον αδικημα – p74 א A B 33 81 181
 ευρον εν εμοι αδικημα – C E P Ψ 049 056 0142 88 104 326 330 436 451 614 629 Byz

Hechos 27:16
 Καυδα (nombre de isla) — p74, B, 1175, Vetus Latina, Vulgata y Peshitta.
 Κλαυδα — א A 33 81 614 945 1739 2495, vgmss (Codex Cavensis) syrh
 Κλαυδην — Byz
 Γαυδην — Ψ

Hechos 27:37
 ως εβδομηκοντα (alrededor de setenta) — Epifaniopt
 ως εβδομηκοντα εξ (alrededor de setenta y seis) — B copsa Epifaniopt
 εβδομηκοντα εξ (setenta y seis) — 522 ℓ680
 εκατον εβδομηκοντα εξ (ciento setenta y seis) — copbomss
 διακοσιοι δεκα εξ (doscientos dieciséis) — ℓ1156
 διακοσιαι εβδομηκοντα (doscientos setenta) — 69 Efrén
 διακοσιαι εβδομηκοντα πεντε (doscientos setenta y cinco) — A copsa
 διακοσιαι εβδομηκοντα εξ (doscientos setenta y seis) — rollo

Hechos 27:41
 απο της βιας (de la fuerza) — א*
 υπο της βιας (por la fuerza) — A B arm geo
 a vi maris (del mar) — latt
 των κυματων (de las olas) — ℓ<sup>1441</sup> (w/obeli)
 υπο των κυματων (por las olas) — Ψ 1678 2464 eth
 υπο της βιας των ανεμων (por la fuerza de los vientos) — 629
 απο της βιας των κυματων (de la fuerza de las olas) — 104 ℓ599
 υπο της βιας των κυματων (por la fuerza de las olas) — p74 א2 rollo Epístola a los Romanos 

Romanos 1:7
 ἐν Ῥώμῃ (en Roma) — א A B C D K P Ψ 33 81 88 104 181 330 436 451 614 629 630 1241 1739txt 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect it vg syr cop arm Orígenes Ambrosiastro Agustín
 ἐν ἀγάπῃ θεοῦ (en el amor de Dios) — Codex Boernerianus
 omitido por 1739mg 1908 Orígenes

Romanos 1:8
 περι — א A B C D* K 33 81 1506 1739 1881
 υπερ — Dc G Ψ Byz

Romanos 1:15
 ἐν Ῥώμῃ — omitido por Ga

Romanos 1:29
 πονηρια πλεονεξια κακια – B 0172vid 1739 1881 Orígenes Basilio
 πονηρια κακια πλεονεξια – א A copbomss
 κακια πονηρια πλεονεξια – C Dsupp.c 33 81 copsa, bo eth
 κακια πορνεια πλεονεξια – Dsupp.* G (629 add πονηρια) itd, e, g
 πορνεια πονηρια πλεονεξια κακια – L Ψ (88 añade και después de cada palabra) 326 330 436 451 614 630 1241 1877 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect syrh arm
 πορνεια αδικια πλεονεξια κακια – 181
 πονηρια πορνεια πλεονεξια κακια – 104 vg?
 και πορνεια πλεονεξια κακια – P
 πλεονεξια κακια – K

Romanos 3:26
 Ἰησοῦ — א, A, B, C, K, P, 81, 88, 104, 181, 630, 1241, 1739, 1881, 1877, 1962, 2495, Byz, ℓ 598, ℓ 599, ℓ 603 Ἰησοῦν — D, Ψ, 33, 326, 330, 436, 451, 614, 1985, 2127, 2492
 Ἰησοῦν Χριστόν — 1984
 Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — syrp
 omitido por F, G, 336, it

Romanos 6:11
 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ — p46, A, B, D, G, Ψ, 629, 630, 1739, it, vg
 ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυριῷ ἡμῶν — א, C, K, P, 33, 81, 88, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἐν Χριστῷ τῷ κυριῷ ἡμῶν — 104
 omitido por itr

Romanos 6:16
 εἰς θάνατον (para muerte) — omitido por D, 1739*, d, r, am, pesh, sa, armmss, Ambrosiastro

Romanos 6:17
 καρδιας — mayoría de mss
 καθαρας — A

Romanos 8:1
 Ιησου – א, B, D, G, 1739, 1881, itd, g, copsa, bo, eth
 Ιησου μη κατα σαρκα περιπατουσιν – A, Db, Ψ, 81, 629, 2127, vg
 Ιησου μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευμα – אc, Dc, K, P, 33, 88, 104, 181, 326, 330, (436 omite μη), 456, 614, 630, 1241, 1877, 1962, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect

Romanos 9:11
 κακον – p46, D, F, G, Ψ, Byz
 φαυλον – א, B, C, 6, 81, 365, 630, 945, 1506, 1739, 1881, al

Romanos 10:21
 καὶ ἀντιλέγοντα (y contrario) — omitido por F, G, g, Ambrosiastro, Hilario

Romanos 11:1
 τὸν λαόν — א, A, Β, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, itar, d, dem, e, z, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orígenes, Eusebio, Crisóstomo, Agustín, Teodoreto
 τὴν κληρονομίαν — p46, G, it, goth, Ambrosiastro, Ambrosio, Pelagio

Romanos 12:9
 ἀποστυγοῦντες τὸ πονηρόν — F, G, lat, syr sustituye por μισουντες το πονηρον

Romanos 12:11
 κυριω — p46 א Α Β Db,c P Ψ 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz
 καιρω — D* F G 5

Romanos 13:1
 υπο θεου — א Α Β D2 Ψ Byz
 απο θεου — D* F G 629 945

Romanos 13:9
 ου ψευδομαρτυρησεις, ουκ επιθυμησεις — 01 048 81 88 104 326 330 365 436 451 629 1506 1962 1984 2127 2492 2495 Byzpt ℓ 597 ℓ 598 ℓ 599 a b vgcl (syrh) copbo
 ου ψευδομαρτυρησης, ουκ επιθυμησης — P
 ουκ επιθυμησεις — p46 Α Β D F G L Ψ 6 33 181 614 630 1175 1241 1739 1877 1881 vgst syrp copsa
 ουκ επιθυμησεις, ου ψευδομαρτυρησεις — 2495

Romanos 15:19
 πνευματος θεου — p46 א D P Ψ 88 181 326 436 614 629 1241
 πνευματος αγιου — A D G 33 81 104 630 1739
 πνευματος θεου αγιου — 330 451

Romanos 15:29
 Χριστου – p46 א Α Β C D G P 81 629 630 1739 1881 ar d e f g x z vgww cop arm
 του ευαγγελιου του Χριστου – אc Ψ 33 88 104 181 326 330 436 451 614 1241 1877 1962 1984 2127 2492 2495 Byz Lect vgcl syrp,h
 της διδαχης του Χριστου – ethro

Romanos 15:31
 διακονια – p46 א Α C Dc P Ψ 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 δωροφορια – B D Ggr

Romanos 16:15
 Ιουλιαν, Νηρεα – א Α Β C2 D P Ψ 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect it vg syr cop arm
 Βηρεα και Αουλιαν – p46
 Ιουνιαν, Νηρεα – C Ggr

Romanos 16:20
 ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ (Χριστου) μεθ' ὑμῶν (La gracia de nuestro Señor Jesús (Cristo) sea con vosotros) — mss de los tipos textuales alejandrino, cesáreo y bizantino
 omitido por D*vid, Fp, G, d, f, g, m, bodl Ambrosiastro Pelagioms

Romanos 16:24
 Verso omitido por Codex Sinaiticus A B C 5 81 263 623 1739 1838 1962 2127 itz vgww copsa,bo ethro Orígeneslat)
 Verso incluido por D G Ψ 88 181 326 330 451 614 629 630 1241 1877 1881 1984 1985 2492 2495 Byz Lect it vgcl syrh
 Verso incluido, pero después de 16:27 P 33 104 256 436 1319 1837 syrp arm

Romanos 16:25-27
 versos omitidos por F, G, 629, d**?, g, goth?, Jerónimomss

 Primera Epístola a los Corintios 

1 Corintios 1:8
 ημερα — mayoría
 παρουσια — D F G

1 Corintios 2:1
 μυστηριον – p46, א, Α, C, 88, 436, ita,r, syrp, copbo
 μαρτυριον – B D G P Ψ 33 81 104 181 326 330 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 2127 2492 2495 Byz Lect it vg syrh copsa arm eth
 ευαγγελιον – Teodoreto
 σωτηριον – 489, ℓ 598pt, ℓ 5991 Corintios 2:4
 πειθοις σοφιας λογοις (palabras persuasivas de sabiduría) – (א λογος) B (Dgr 33 πιθοις) Dc 181 1739 1877 1881 itr1 vgww eth
 πειθοις σοφιας (sabiduría verosímil) – p46 Ggr
 πειθοι σοφιας (sabiduría verosímil) – 35 itf,g
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας λογοις – C Ψ (A P 326 330 πιθοις) 81 88 104 436 451 614 629 1241 1984 2127 2492 Byz vgcl syrh copbo
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας – 630
 πειθοις ανθρωπινης σοφιας και λογοις – 131

1 Corintios 2:14
 του θεου – p11, p46, א, A, B, C, D, G, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 436, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syrh, cop, arm
 αγιου – eth
 omitido por 2 216 255 330 440 451 823 1827 syrp

1 Corintios 3:3
 ἔρις — p11, א, B, C, P, Ψ, 81, 181, 630, 1739, 1877, 1881, it, vg
 ἔρεις — A
 ἔρις διχοστασία — 623, Crisóstomo
 ἔρις καί διχοστασίαι — p46, D, 33, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἔρις καί ἀρχοστασία — 1962
 ἔρεις καί διχοστασίαι — Ga

1 Corintios 3:4
 ουκ ανθρωποι — p46, Sinaiticus, Alexandrinus, Vaticanus, Ephraemi, 33, 81, 1175, 1506, 1739, 1881;
 ουχι σαρκικοι — Sinaiticus2, Ψ, y los manuscritos bizantinos leídos;
 ουχι ανθρωποι — D F G 629;

1 Corintios 5:5
 κυρίου — p46, B, 630, 1739, Marción, Tertuliano, Orígenes
 κυρίου Ἰησοῦ — א, Ψ, 81, 181, 326, 614, 1877, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
 κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ — D, 1984
 Ἰησοῦ Χριστοῦ — 629
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ — 048, copbo, eth
 κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — A, G, P, 33, 88, 104, 330, 436, 451, 629, 241, 1881, 1962, 2127, it, vg, syrp, h, copsa, bo, arm, Orígenes

1 Corintios 7:5
 τη προσευχη (oración) – p11, p46, א*, A, B, C, D, F, G, P, Ψ, 33, 81, 104, 181, 629, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, it vg, cop, arm, eth
 τη νηστεια και τη προσευχη (ayuno y oración) – אc, K, L, 88, 326, 436, 614, 1241, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, syrp,h, goth
 τη προσευχη και νηστεια (oración y ayuno) – 330, 451, Juan Damasceno

1 Corintios 7:14
 αδελφω – p46, א*, A, B, C, D, F, G, P, Ψ, 33, 181, 1739, 1877, 1962, d, e, f, g, cop
 ανδρι – אc, Dc, K, L, 81, 88, 104, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 1241, 1881, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, syrh, goth, arm, eth
 ανδρι τω πιστω – 629 it

1 Corintios 9:20
 μη ων αυτος υπο νομον (no siendo él mismo bajo la ley) — omitido por D2 K (L) Ψ 81 88 326 330 424 451 460 614 629c 1241 1518 1852 1881 1984 1985 2138 2464 2492 Byz Lect syrp eth geo slav Orígenespt Nestorio Teodoreto

1 Corintios 10:9
 Χριστον – p46 D G K Ψ 88 330 451 614 629 630 1241 1739 1881 1984 2492 2495 Byz Lect
 κυριον – א, B, C, P, 33, 104, 181, 326, 436, 1877, 2127
 θεον – A, 81
 omitido por 1985

1 Corintios 11:24
 υμων — p46, א*, A, B, C*, 33, 1739, arm
 υμων κλωμενον — אc, C3, Db,c, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 υμων θρυπτομενον — Dgr
 υμων διδομενον — c, dem, f, t, x, zc, vg (tradetur), cop, eth

1 Corintios 12:9
 χαρισματα ιαματων εν τω ενι πνευματι — A B 33 81 104 436 630 1881 it vg
 χαρισματα ιαματων εν πνευματι — 1739
 χαρισματα ιαματων εν τω αυτω πνευματι — א C3 D G K P 0201 88 181 330 451 614 629 1241 1877 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 χαρισματα ιαματων εν τω πνευματι — p46
 χαρισματα ιαματων — C
 χαρισματα — Ψ

1 Corintios 14:40
 versos 14:34-35 incluidos después de 14:40 — D F G 88

1 Corintios 15:3
 ὃ καὶ παρέλαβον (Yo recibí) — omitido por b, Ambrosiastro, Ireneolat, Tertuliano?

1 Corintios 15:15
 εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται (si en verdad los muertos no resucitan) — omitido por D, a, b, r, bam, ful**, harl*, kar, mon, reg, val*, pesh, Ambrosiastro, Ireneo (lat), Tertuliano?

1 Corintios 15:47
 δευτερος ανθρωπος — א*, B, C, D, F, G, 0243, 33, 1739, it, vg, copbo eth
 δευτερος ο κυριος — 630
 δευτερος ανθρωπος ο κυριος — אc, A, Dc, K, P, Ψ, 81, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1739mg, 1877, 1881, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 δευτερος ανθρωπος πνευματικος — p46
 δευτερος — copsa Cirilo

1 Corintios 16:15
 οικιαν Στεφανα — p46 א* A B C2 Ψ 075 Byz cop
 οικιαν Στεφανα και Φορτουνατου — א 2 D 104 629 1175 1241 2464 pc b vgst copbo
 οικιαν Στεφανα και Φορτουνατου και Αχαικου — C*vid F G 365 2495 pc vgcl syrh

 Segunda Epístola a los Corintios 
2 Corintios 2:10
 τηλικουτου θανατου — א, A, B, C, Dgr, Ggr, K, P, Ψ, 0121a, 0209, 0243, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz
 τηλικουτου κινδυνου — 629
 τηλικουτων θανατων — p46, 630, 1739c, itd,e, syrp,h, goth

2 Corintios 2:12
 απλοτητι — D, G, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1984, 1985, 2495, Byz
 αγιοτητι — p46, א, A, B, C, K, P, Ψ, 0121a, 0243, 33, 81, 630
 πραοτητι — 88, 635
 σπλαγχνοις — eth

2 Corintios 4:14
 τὸν κύριον Ἰησοῦν — א, B, 630, 1739, Marción, Tertuliano, Orígenes
 τὸν Ἰησοῦν — p46, Β
 Ἰησοῦν — 0243, 33, 630, 1739, 1984, 1985
 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν — syrp, h
 τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν — itar
 τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν — 436
 τὸν κύριον Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν — 2492

2 Corintios 8:19
 σύν — p46, א, D, G, K, Ψ, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 1241, 1984, 1985, 2492, 2495, Byz, Lect
 ἐν — Β, C, P, 0225, 0243, 33, 81, 88, 104, 326, 630, 1739, 1877, 1881, 1962, 2127, itdem, f, x, z vg syrp, copsa, bo, arm, eth, Ambrosiaster

2 Corintios 10:12-13
 οὐ συνιᾶσιν. ἡμεῖς δέ (no son sabios. Nosotros, sin embargo) — omitido por D*, F, G, a, b, d, f, (429?) Ambrosiastro

2 Corintios 11:17
 κυριον — mayoría
 ανθρωπον — 69
 θεον — a f r t vgcl

 Epístola a los Gálatas 
Gálatas 2:20
 υιου του θεου – א, A, C, D2, Ψ
 θεου και Χριστου – B, D*, F, G, (b)

Gálatas 2:20
 αγαπησαντος – todos los mss
 αγορασαντος – Marción

Gálatas 3:14
 ἐπαγγελίαν — א, A, B, C, D2, K, P, Ψ, 33, 81, 88mg, 104, 181, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 2127, 2492, 2465, Byz, Lect, it, vg. syr, cop, arm
 εὐλογίαν — p46, D*, Fgr, G, 88*, it

Gálatas 5:21
 φθόνοι — p46, א, B, 33, 81, 2492, ℓ 603, ℓ 809, it, copsa
 φθόνοι φόνοι — A, C, D, G, K, P, Ψ, 0122, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2495, Byz, Lect

Gálatas 6:2
 αναπληρωσετε — B G 1962 it vg syrp,pal copsa,bo goth eth
 αποπληρωσετε — p46
 αναπληρωσατε — א, A, C, Dgr, K, P, Ψ, 0122, 33, 81, 88, 104, 181, Byz

 Epístola a los Efesios 
Efesios 1:1
 ἐν Ἐφέσῳ — אc, A, B3, D*, G, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, goth, arm
 omitido por — p46, א*, B*, 424c, 1739

Efesios 1:7
 χαριτος – mayoría
 χρηστοτητος – Α 365 copbo

Efesios 2:1
 αμαρτιαις – mayoría
 επιθυμιαις – Β

Efesios 2:15
 καινον — mayoría
 κοινον — p46 F G
 και μονον — K

Efesios 2:20
 Χριστου — p46 Β G 88 436 1739 1881
 του Χριστου — D K 181 326 614 629 630 1877 1984 2495
 Κυριυ — א A P Ψ 33 81 104 330 451 1241 1962 2127 2492 surh copbo arm eth
 του Θεου — 1985
 omitido — C

Efesios 4:14
 του διαβολου – Alexandrinus
 της πλανης – resto de mss

Efesios 4:28
 ταις χερσιν το αγαθον – , אb, B, a, vgst
 το αγαθον – Porphyrianus, 6, 33, 1739, 1881
 το αγαθον ταις χερσιν – L, Ψ, 323, 326, 614, 630, 945
 το αγαθον ταις ιδιαις χερσιν – K, 2495
 εν ταις χερσιν αυτου το αγαθον – 629
 ταις ιδιαις χερσιν το αγαθον – Sinaiticus, A, D, F, G, 81, 104, 365, 1175, 1241, 2464, vgcl

Efesios 5:9
 φωτός — p49, א, A, B, D*, G, P, 33, 81, 330, 629, 1739*, 1877, 1881, 1962, 2127, 2492, Lect, it, cop
 πνεύματος — p46, Dc, K, Ψ, 88, 104, 181, 326, 436, 451, 614, 630, 1241, 1739mg, 1877, 1984, 1985, 2495, Byz, ℓ 809, syrh

Efesios 6:12
 μεθοδιας – p46
 αρχας προς τας εξουσιας – resto de mss

 Epístola a los Filipenses 
Filipenses 1:14
 του θεου – א A B (D*) P Ψ 33 81 104 326 365 629 1175 1241 2464
 κυρίου – F, G, Cyp
 omitido – p46 D2 Byz r, Mcion

Filipenses 2:30
 Χριστοῦ — p46, B, G, 88, 436, 1739, 1881, Orígenes
 τοῦ Χριστοῦ — D, K, 181, 326, 614, 629, 630, 1877, 1984 1495, Byz, Lect
 κυρίου — אc, A, P, Ψ, 33, 81, 104, 330, 451, 1241, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth
 τοῦ θεοῦ — 1985, Crisóstomo
 omitido — C

Filipenses 3:16
 τω αυτω στοιχειν – p16, p46, א, A, B, I, 33, 424, 1739, copsa, bo, ethro
 το αυτο φρονειν – 1881
 το αυτο φρονειν, τω αυτω στοιχειν – (D* τω αυτοι) (G συνστοιχειν) itar, d, e, g
 το αυτο φρονειν, τω αυτω κανονι στοιχειν – (Dc 436 στοιχειν κανονι) 81, 104, 330, 451, 1241, 2127, 2492
 τω αυτω στοιχειν κανονι, το αυτο φρονειν – K, P, Ψ, 88, 181, 326, 424, 614, 630, 1877, 1962, 1984, 1985, 2495, Byz
 τω αυτω κανονι στοιχειν, το αυτο φρονειν – 69, 1908

Filipenses 4:7
 νοηματα — mayoría
 σωματα — F G a d
 νοηματα και τα σωματα — p16

 Epístola a los Colosenses 

Colosenses 1:14 (véase Efesios 1:7)
 απολυτρωσιν δια του αιματος αυτου (redención por la sangre de él) — 383 424 614 630 1505 1912 2200 2344* 2464 Byzpt (i.e., 76 206 221 223 330 876 1518 1611 1960 2005 2412) ℓmss vgcl syrh arm slav Gregorio Cassiodorus
 απολυτρωσιν (redención) — rollo (todos los demás y existentes MSS y Padres de la Iglesia.)

Colosenses 1:28
 Χριστω – p46 א* A B C D* F G 33 81 1241 1739 1881 2464
 Χριστω Ιησου – א2 D2 H Ψ Byz

Colosenses 3:13
 κύριος — p46, A B D* G ℓ 809 it vg Pelagio Agustín
 Χριστός — אc C Dc K P Ψ 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect it syr cop goth eth
 θεός — א*
 θεός ἐν Χριστῷ — 33 arm Agustín

Colosenses 4:8
 γνωτε τα περι ημων – A B D* F G P 048 33 81 365 1175
 γνωτε τα περι υμων – א*
 γνω τα περι υμων – p46 א2 C D1 Ψ Byz
 γνω τα περι ημων – 451 ℓ 598 and ℓ 1356

 Primera Epístola a los Tesalonicenses 
1 Tesalonicenses 2:7
 νήπιοι (bebés) — 65, א*, B, C*, G, I, Ψ*, 104*, 326c, 451, 1962, 2495, it, vg, cop, eth
 ἢπιοι (amable) — אc, A, C2, Dc, K, P, Ψc, 33, 81, 88, 104c, 181, 326*, 330, 436, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1984, 1985, 2127, 2992, Byz, Lect

1 Tesalonicenses 3:2
 και συνεργον του θεου εν τω ευαγγελιω του Χριστου (colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo) — D Byz f m vg syr cop
 και συνεργον εν τω ευαγγελιω του Χριστου (colaborador en el Evangelio de Cristo) — B 1962
 και διακονον του θεου εν τω ευαγγελιω του Χριστου (siervo de Dios en el Evangelio de Cristo) — א A Π Ψ 81 629 1241 1739 1881
 διακονον και συνεργον του θεου εν τω ευαγγελιω του Χριστου — G itf,g
 και διακονον του θεου συνεργον ημων εν τω ευαγγελιω του Χριστου (siervo de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo) — Dc K 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1877 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect

1 Tesalonicenses 3:9
 θεω (a Dios) — אb A B D2 Ψ Byz f m vg syr cop
 κυριω (al Señor) — א* D* F G a b vg bo

 Segunda Epístola a los Tesalonicenses 
2 Tesalonicenses 1:12
 Ιησου (Jesús) — א B D K L Ψ 0111 6 323 630 1175 1241 2464 Byzpt itb copsa,bopt
 Ιησου Χριστου (Jesús Cristo) — A F G P 0278 33 81 104 365 1505 1739 1881 Byzpt lat syr copbopt

2 Tesalonicenses 2:2
 Χριστου (Cristo) — D2 Byz
 κυριου (Señor) — rollo2 Tesalonicenses 2:3
 ανομιας (desenfreno) — א B 0278 6 81 88mg 104 326 365 436 1739 1881 2127 2464 ℓ1365 itm co
 αμαρτιας (maldad) — A D G K L P Ψ 88* 181 330 451 614 629 630 1241 1877 1962 1984 1985 2492 2495 Byz Lect lat syr Ireneolat Eusebio

2 Tesalonicenses 2:8
 ο κυριος (el Señor) — B D2 1739 1881 Byz Ireneo
 ο κυριος Ιησους (el Señor Jesús) — א A D* F G P Ψ 0278 33 81 104 365 1241 2464 latt syr cop Ireneolat Orígenes Dídimo

2 Tesalonicenses 2:13
 θεου (Dios) — D* lat
 κυριου (Señor) — rollo2 Tesalonicenses 2:13
 απαρχην (primeros frutos) — B F G P 0278 33 81 323 326 365 1505 1739 1881 2464 vg syrh copbo
 απ' αρχης (desde el principio) — א D Ψ Byz it syrp copsa

2 Tesalonicenses 3:3
 ο κυριος (el Señor) — א B D2 Ψ 0278 33 1739 1881 Byz vgmss syr cop
 ο θεος (Dios) — A D* F G 2464 it vgcl

2 Tesalonicenses 3:16
 τροπω — א Ac B D K P Ψ 81 88 104
 τοπω — A* D* F G 33 76

 Primera Epístola a Timoteo 
1 Timoteo 1:16
 Ιησους (Jesús) — F G 1739 1881
 Χριστος Ιησους (Cristo Jesús) — A D* H Ψ 0262vid 33 104 326 365 629 1175 lat
 Ιησους Χριστος (Jesús Cristo) — א D2 Byz itar vgmss syr
 Ιησους ο Χριστος (Jesús el Cristo) — 614

1 Timoteo 2:7
 αληθειαν λεγω (Yo estoy diciendo la verdad) — א2 A D* F G P Ψ 075 0150 6 81 104 263 330 424c 451 459 629 1175 1505 1739 1881 1912 2492 Lectmss lat syr cop eth Ambrosiastro Ambrosio Crisóstomo JuanDam
 αληθειαν λεγω εγω (Yo estoy diciendo la verdad) — 2495
 αληθειαν λεγω Χριστος (Yo estoy diciendo la verdad de Cristo) — 436
 αληθειαν λεγω εν Χριστω (Yo estoy diciendo la verdad en Cristo) — א* D2 H K L 33vid 88 181 256 326 365 424* 614 630 1241 1573 1852 1877 2127 Byz Lectmss itar vgmss goth arm slav Teodoreto Eutalio
 αληθειαν λεγω εν Χριστω Ιησου (Yo estoy diciendo la verdad en Cristo Jesús) — 1319

1 Timoteo 3:1
 ανθρωπινος (humano o de un hombre) — D* itb,d,g,m,mon Ambrosiastro Jerónimomss Agustín Speculum
 πιστος (fiel) — rollo1 Timoteo 3:14
 προς σε (para ti) — omitido por F G 6 1739 1881 copsa

1 Timoteo 3:16
 ομολογουμεν ως (así como estamos profesando) — D* 1175
 ομολογουμενως (indiscutiblemente) — rollo1 Timoteo 3:16
 ος εφανερωθη (Él fue manifestado) — א* A* C* F G 33 365 442 1175 2127 ℓ60 ℓ599 syr goth eth Orígeneslat Dídimo Epifanio Jerónimo Cirilo Liberatius
 ο εφανερωθη (el cual fue manifestado) — D* it vg
 ω εφανερωθη (el cual fue hecho manifiesto) — 061
 ΘϹ εφανερωθη o θεος εφανερωθη (Dios fue manifestado) — אc Ac Cc Dc K L P Ψ 075 0150 6 81 104 181 263 326 330 424 436 451 459 614 629 630 1241 1319 1573 1739 1852 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2200 2492 2495 Byz Lectmss slav Gregorio Crisóstomo Teodoreto Eutalio Teodoro de Mopsuestia
 ο θεος εφανερωθη (el Dios fue manifestado) — 88
 ος θεος εφανερωθη (el Dios que se ha manifestado) — 256 ℓ597

1 Timoteo 4:10
 αγωνιζομεθα – א* A C Fgr Ggr K Ψ 33 88 104 326 442 915 1175
 ονειδιζομεθα – אc D L (P ονειδιζωμεθα) 81 181 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 Byz Lect
 ωνειδιζομεθα – 1881 1985

1 Timoteo 5:5
 θεον (Dios) — C F G P Ψ 048 lat syr cop
 τον θεον (de Dios) — א2 A D2 1739 1881 Byz
 τον κυριον (del Señor) — D* 81 vgmss
 κυριον (el Señor) — א*

1 Timoteo 5:19
 εκτος ει μη επι δυο η τριων μαρτυρων (excepto de dos o tres testigos) — omitido por itb Ambrosiastro Jerónimomss Pelagio

1 Timoteo 5:21
 Χριστου Ιησου — א A D* G 33 81 104 365 629 latt cop Clemente
 Ιησου Χριστου — F Ψ 630 1175 1739 1881
 κυριου Ιησου Χριστου — D2 Byz syr

1 Timoteo 6:7
 οτι — א A F G 048 061 33 81 1739 1881
 δηλον οτι — אc Dc K L P Ψ 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1877 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz
 αλητες οτι — D*

1 Timoteo 6:21
 αμην (Amén) — א2 D2 K L P Ψ 075 0150 6 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 630 1175 1241 1319 1573 1739c 1852 1877 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2492 2495 Byz Lect itmss vgmss syr copbo eth slav Ambrosiastro Teodoreto JuanDam
 omitido — א* A D* F G 33 81 1311 1739* 1881 itmss vgmss copsa Crisóstomo Pelagio Eutaliomss Speculum

 Segunda Epístola a Timoteo 
2 Timoteo 1:11
 καὶ διδάσκαλος (y maestro) — א*, A, I, 1175, syrpal
 καὶ διάκονος (y siervo) — 33
 καὶ διδάσκαλος ἐθνῶν (y maestro de las naciones) — אc, D, G, K, Ψ, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect

2 Timoteo 2:14
 θεοῦ (de Dios) — א, C, G, I, 330, 436, 451, 614, 629, 630, 1877, 1962, 2492, 2495, ℓ 598, it
 κυρίου (del Señor) — A, D, K, P, Ψ, 048, 81, 88, 104, 181, 326, 1241, 1739, 1881, 1984, 1985, 2127, Byz, Lect
 Χριστου (de Cristo) — 206, 429, 1758

2 Timoteo 4:10
 Γαλατιαν (a Galacia) — A D F G K L P Ψ 33 88 181 330 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect
 Γαλλιαν (a Galia) — א C 81 104 326 436
 Γαλιλαιαν (a Galilea) — copbo

2 Timoteo 4:22
 Ιησους (Jesús) – A, 104, 614, vgst
 Ιησους Χριστος (Jesús Cristo) – א2, C, D, Ψ, Byz, a, b, f, vgcl
 κυριος (Señor) – א, F, G, 33, 1739, 1881, copsa

 Epístola a Tito 

Tito 1:14
 ἐντολαῖς — mayoría de mss
 ἐνταλμασιν — F, G
 γενεαλογιας — 1908

Tito 2:7
 αφθοριαν — א Α C D* Κ P 33 (81) 104 1739 2495 al g vgst
 αδιαφθοριαν — א2 D2 Ψ Byz
 αφθονιαν — 32 F G 1881 pc

Tito 3:9
 λογομαχιας — F, G
 γενεαλογίας — mayoría de mss

 Epístola a Filemón 

Filemón 1:1
 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ — mayoría de mss
 Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ — D*
 Παῦλος ἀπόστολος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ — 629
 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ — 323, 945

Filemón 1:5
 προς τον κυριον Ιησουν – Sinaiticus D2 F G Ψ Byz
 εις τον κυριον Ιησουν – A C 048 33
 εις τον κυριον Ιησουν Χριστον – D*
 εν Χριστω Ιησου – 629

Filemón 1:6
 αγαθου – mayoría de mss
 εργου – F G vgCl

 Epístola a los Hebreos 

Hebreos 1:3
 φερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου (sostiene todo con la palabra de su poder) — resto de los manuscritos
 φανερων τε τα παντα τω ρηματι της δυναμεως αυτου (reveló el universo por la palabra de su poder) — Codex Vaticanus

Hebreos 2:9
 χάριτι θεοῦ (por la gracia de Dios) — 46, א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 424, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect, it, cop, arm, eth, Orígenes, Eusebio, Atanasio, Cirilo de Alejandría.
 χωρὶς θεοῦ (aparte de Dios) — 0121b, 424c, 1739, mss, Peshitta, Orígenes, Teodoro de Mopsuestia, Ambrosio de Milán, Jerónimo, Fulgencio, Teodoreto.

Hebreos 3:6
 κατασχωμεν — 13, 46, B, copsa
 μεχρι τελους βεβαιαν κατασχωμεν — א, A, B, C, D, Ψ, 0121b, (323), Byz

Hebreos 7:9
 χαριτι θεου — 46, א, A, B, C, D, K, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 424, 436, 451, 614, 629, 630, 1241, Byz, Lect
 χωρις θεου — 0121b, 424c, 1739

Hebreos 8:2
 ουρανοις — resto de mss
 ουρανιοις — 365 pc
 υψηλοις — 33 vgmss

Hebreos 8:11
 πολιτην — 46, א, A, B, D, K, 33, 88, 181, 330, 451, 614, 1241, 1739, 1877, 1881, 1962, 1984, 1985, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 πλησιον — P 81 104 436 629 630 1985
 πλησιον αυτου και εκαστος τον πολιτην — 326

Hebreos 10:11
 ιερευς – 46, א, D, K, Ψ, 33, 81, 326, 330, 629, 1241, 1739, 1881, 1984, 2495, Byz, Lect
 αρχιερευς – A, C, P, 88, 104, 181, 436, 451, 614, 630, 1877, 1962, 2127, 2492, syr, cop, arm, eth

Hebreos 13:21
 παντι αγαθω — א, D, Ψ, it
 εργω αγαθω — arm
 παντι εργω αγαθω — C Dc K P 0121b 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 Byz
 παντι εργω και λογω αγαθω — A

 Epístola de Santiago 

Santiago 1:12
 ο κυριος (el Señor) – P, 0246, Byz
 κυριος (Señor) – Codex Ephraemi Rescriptus
 ο θεος (Dios) – 2816, 33vid, 323, 945, 1739, vg, syrp
 omitido – א, A, B, Ψ, 81, ff, cop

Santiago 1:22
 λογου (de la palabra) – mayoría de mss
 νομου (de la ley) – C2, 88, 621, 1067, 1852

Santiago 2:19
 εἵς ἐστιν ὁ θεός — 74, א, A, 2464, itar, c, dem, div, p, s, z, vg syrp, copsa, bo, arm, eth
 εἵς ἐστιν θεός — 945, 1241, 1739
 εἵς θεὸς ἐστιν — B, 614, 630, 1505, 2412, 2495
 εἵς ὁ ἐστιν θεός — C, 33, 81, 2992, syrh
 ὁ θεὸς εἵς ἐστιν — Kmg, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 436, 629, 1877, Byz, Lect
 θεὸς εἵς ἐστιν — 330, 451, 2127
 εἵς ὁ θεός — Cirilo
 ἐστιν θεός — Ψ
 unus Deus — ff

Santiago 2:20
 αργη – B C 322 323 945 1739
 νεκρα – א A C3 K P Ψ 049 056 0142 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 Byz
 κενη – 74 itff

 Primera Epístola de Pedro 
1 Pedro 1:22
 ἀληθείας — 72, א, A, B, C, Ψ, 33, 81, 436, 629, 945, 1241, 1739, 1881, 2492, syrp, h, copsa, bo,
 ἀληθείας διὰ πνεύματος — K, P, 049, 056, 0142, 88, 104, 181, 326, 330, 451, 614, 630, 1505, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect
 fidei per spiritum — itm
 caritatis — itar, c, dem, div, p, z, vg

1 Pedro 3:15
 τὸν Χριστόν — 72, א, A, B, C, Ψ, 326mg, 614, 630, 945, 1739, 1881, 2412, it, vg, syr, copsa, bo, arm
 τὸν Θεόν — K, L, P, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326txt, 330, 436, 451, 1241, 1505, 1877, 2127, 2492, 2495, Byz, Lect
 τὸν Θεόν ἡμῶν — ℓ 1441

1 Pedro 5:13
 ἐν Βαβυλῶνι (en Babilonia) — mayoría de mss
 ἐν Ρωμη (en Roma) — 2138
 ἐν ἐκκλησια (en la iglesia) — א, vgmss, syrp

 Segunda Epístola de Pedro 
2 Pedro 1:3
 ἰδίᾳ δόξῃ καί ἀρετῇ — א, A, C, P, Ψ, 33, 81, 88, 104, 436, 614, 629, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1881, 2412, 1495, it, vg, syr, copsa, bo, arm
 διὰ δόξης καί ἀρετῆς — 72, B, K, L, 049, 056, 0142, 0209vid, 181, 330, 451, 1877, 2492, Byz, Lect, ℓ 598m, ℓ 1365m
 per propria gloria et virtute — itz

2 Pedro 2:15
 Βοσορ – , אc, Ac, C, K, Ψ, 048, 049, 056, 0142, 81, 88, 104, 181, 326, 330, 436, 451, 614, 630, 945, 1241, 1505, 1739, 1877, 1881, 2127, 2412, 2492, Byz, Lect, it, vg
 Βοσυρ – 2495
 Βεωρ – B, 453, vgmss, syrph, copsa, arm
 Βεωορσορ – א*

 Primera Epístola de Juan 
1 Juan 1:4
 ήμῶν (nuestro) — Stephens 1550 TR
 ύμῶν (tu) — Scrivener 1894 TR

1 Juan 1:5
 αγγελια – א A B Byz
 επαγγελια – C P 33 69 81 323 614 630 945 1241 1505 1739 2495
 αγαπη της επαγγελιας – Ψ

1 Juan 4:3
 τὸν Ἰησοῦν (Jesús) — A, B, 945, 1241, 1739
 Ἰησοῦν Χριστόν (Jesús Cristo) — 629*
 τὸν Χριστόν (Cristo) — copsa, bo
 τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — Ψ, 33, 81, 436, 630, 1505, 2495,
 τὸν Ἰησοῦν κύριον ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — א
 τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — K, 056, 0142, 181, 330, 629c, 1877, 2127, 2492
 τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — 614, 2412
 τὸν Ἰησοῦν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα — 049, 88, 104, 326, 451, Byzpt, Lect

1 Juan 5:6
 δι' ὕδατος καὶ αἵματος (a través del agua y la sangre) — B, K, Ψ, 049, 056, 0142, 181, 330, 451, 629, 1739*, 1881, 2127, Byz, Lect, it, vg, syrp
 δι' ὕδατος καὶ πνεύματος (a través del agua y el espíritu) — 43, 241, 463, 945, 1241, 1831, 1877*, 1891
 δι' ὕδατος καὶ πνεύματος καὶ αἵματος (a través del agua y el espíritu y la sangre) — P, 81, 88, 442, 630, 915, 2492, arm, eth
 δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος (a través del agua y la sangre y el espíritu) — א, A, 104, 424c, 614, 1739c, 2412, 2495, ℓ598m, syrh, copsa, copbo, Orígenes
 δι' ὕδατος καὶ αἵματος καὶ πνεύματος ἁγίου (a través del agua y la sangre y el Espíritu Santo) — 61, 326, 1837

1 Juan 5:7b-8a

 Segunda Epístola de Juan 
2 Juan 1:2
 μενουσαν – mayoría
 ενοικουσαν – A 048
 ουσαν – 33

2 Juan 1:3
 Ἰησοῦ — A, B, Ψ, 048, 0238, 81, 88, 326, 436, 629, 1505, 1739, 2127, 2495, it, vg, copsa, eth
 κύριου Ἰησοῦ — א, K, L, P, 049, 056, 0142, 33, 181, 330, 451, 614, 630, 945, 1877, 1881, 2412, 2492, Byz, Lect, ℓ 1439, syrh, copbomss, arm
 κύριου Ἰησοῦ ἡμῶν — syrph, copbo

 Tercera Epístola de Juan 
3 Juan 1:10
 Βουλομενους – mayoría
 επιδεχομενους – C 323 1241 1243 1739 1881 2298 vgcl

3 Juan 1:12
 ἀληθείας (verdad) — mayoría de los mss de todos los tipos de texto
 ἐκκλησίας (iglesia) — 74, A
 ἐκκλησίας και της ἀληθείας (iglesia y verdad) — C, syr

 Epístola de Judas 
Judas 1:5
 παντα οτι κυριος απαξ (todo, que el Señor) — א, Ψ
 παντα οτι ο κυριος απαξ — C 630 1505 2412 2495
 παντα οτι ο θεος απαξ (todo, que Dios) — 2492
 απαξ παντα οτι Ιησους (todo, que Jesús) — A B 33 81 2344 ar dem div vg eth
 απαξ παντα οτι κυριος — Ephraem
 απαξ παντα οτι ο θεος — C2
 απαξ παντας οτι θεος Χριστος (todo, que Dios Cristo) — 72
 απαξ τουτο οτι ο κυριος — L, 049 104 181 326 330 436 451 629 945 1877 2127 Byz Lect
 τουτο απαξ οτι ο κυριος — K, 056
 απαξ τουτο υμας οτι ο κυριος — 0142
 παντα οτι Ιησους απαξ — 322 323 665 1241 1739 1881 2298 itc copbo
 παντα οτι ο Ιησους απαξ — 88, 915

Judas 1:12
 αγαπαις – mayoría
 απαταις – A C 1243 1846
 ευωχιαις – 6

Judas 1:22
 ἐλεᾶτε διακρινομένους — א, Β, Ψ2, Ψ, 88, l680, syrh
 ἐλέγχετε διακρινομένους — A, C*, 33, 81, 326, 436, 1241, 1739, 1881, it, vg, copbo, arm
 ἐλέγετε διακρινομένους — 181
 ἐλεεῖτε διακρινόμενοι — K, L, P, 049, 056, 0142, 104, 330, 451, 630, 945, 1877, 2127, 2412, 2495, Byz, Lect

 Apocalipsis de Juan 

Apocalipsis 1:5
 λυσαντι ημας εκ (nos ha liberado de) — 18, אc, A, C, 2020, 2081, 2814.
 λουσαντι ημας απο (nos lavó de) — P, 046, 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Apocalipsis 1:6
 βασιλειαν (reino) — א, A, 046, 1854, 2050, 2351
 βασιλεις (reyes) — P, ByzA

Apocalipsis 5:9
 ἠγόρασας τῷ θεῷ (redimido para Dios) — A, eth
 ἠγόρασας τῷ θεῷ ἡμας (redimido para Dios con nosotros) — 046, 1006, 1611, 1859, 2020, 2042, 2053, 2065, 2081, 2138, 2432, copbo א
 ἠγόρασας ἡμας τῷ θεῷ (nos redimió a Dios) — 94, 1828, 2073, 2344, copsa
 ἠγόρασας ἡμας (nos redimió) — 2065*, 2814, Cipriano

Apocalipsis 8:13
 αετου – א, A, 046
 αγγελου – ByzA

Apocalipsis 11:18
 τοις δουλοις σου και τοις προφηταις (tus siervos y profetas) — 47, א, 0308
 τοις δουλοις σου τοις προφηταις (tus siervos los profetas) — A, Byz

Apocalipsis 13:18
 εξακοσιοι εξηκοντα εξ (seiscientos sesenta y seis) — א A P 046, mayoría de minúsculas, Byzpt lat syr cop arm eth Ireneo Hipólito Orígenes Victorino Gregorio Primasius Andrés Beato Aretas
 χξϲ (666) — 47 051 Byzpt
 εξακοσιοι εξηκοντα πεντε (seiscientos sesenta y cinco) — 2344
 εξακοσιοι τεσσαρακοντα εξ (seiscientos cuarenta y seis) — itar
 εξακοσιοι δεκα εξ (seiscientos dieciséis) — C vgms Ireneomss Ticoniopt Cesáreo
 χιϲ (616) — 115

Apocalipsis 22:14
 ποιουντες τας εντολας αυτου (los que guardan sus mandamientos) — 046 94 205 209 1611supp 1854 1859 2030 2042 2065 2073 2138 2329 2377 2432 2814 Byz itgig syr copbo (Tertuliano) Cipriano Ticonio (Cesáreo) Andrés (Beato) Aretas
 τηρουντες τας εντολας αυτου (los que guardan sus mandamientos) — arm
 πλυνοντες τας στολας αυτων (los que lavan sus ropas) — א A 1006 1841 2020 (2050) 2053 2062 itmss vg copsa eth Ambrosio Apringio Fulgencio (Primasius) Haymo

 Véase también 
 Tipo textual alejandrino
 Tipo textual bizantino
 Tipo textual occidental
 Inerrancia bíblica
 Ecdótica

 Referencias 

 Lectura adicional 
 Novum Testamentum Graece et Latine, ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1981.
 Bruce M. Metzger & Bart D. Ehrman, "The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration", OUP Nueva York, Oxford, 4ª edición, 2005
 Bart D. Ehrman, "The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament", Oxford University Press, New York - Oxford, 1996, pp. 223–227.
 Bruce M. Metzger, "A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament", 1994, United Bible Societies'', Londre & Nueva York.
 The Jesus Crisis Robert Thomas

Enlaces externos 
 The Comparative Critical Greek New Testament
 Variantes textuais 
 Varianten Textus receptus versus Nestle-Aland
 The Gospel of John part of the Holy Bible

Nuevo Testamento